

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 1344 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Is“ beginnt.

Is 



Isa 
 Isa (* 1998), schwedische Sängerin und Songwriterin
 Isa Agha († 1875), jesidisches Oberhaupt
 Isa I. (1848–1932), Herrscher von Bahrain
 Isa ibn Nasturus († 997), Chefminister des Fatimidenkalifs al-Aziz (994–996)
 Isa, Dawid († 1882), jesidisches Oberhaupt in Sindschar
 Isa, Dolkun (* 1967), uigurisch-deutscher Politiker und Aktivist
 Isa, Harun (* 1969), jugoslawischer Fußballspieler
 Isa, Hidenori (* 1976), japanischer Biathlet
 Isa, Kōhei (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Isa-tai, Comanche-Krieger und Medizinmann

Isaa 
 Isaac Mullen, Pedro (* 1985), kubanischer Ringer
 Isaac, Alfred (1888–1956), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Isaac, Augie (* 2000), US-amerikanischer Schauspieler
 Isaac, Benjamin (* 1945), israelischer Althistoriker
 Isaac, Bobby (1932–1977), US-amerikanischer NASCAR-Rennfahrer und Meister
 Isaac, Glynn (1937–1985), südafrikanischer Paläoanthropologe
 Isaac, Heinrich († 1517), franko-flämischer Komponist und Sänger der Renaissance
 Isaac, Ismaël (* 1966), ivorischer Sänger (Côte d'Ivoire)
 Isaac, James (1960–2012), US-amerikanischer Filmregisseur
 Isaac, Jeffrey (* 1956), US-amerikanischer Maler und Videokünstler
 Isaac, Joan (* 1953), katalanischer Singer-Songwriter
 Isaac, Jonathan (* 1997), US-amerikanischer Basketballspieler
 Isaac, Jules (1877–1963), französischer Historiker
 Isaac, Leandro (* 1953), osttimoresischer Politiker
 Isaac, Oscar (* 1979), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler
 Isaac, Patricia (* 1987), kanadische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Isaac, Rhys (1937–2010), südafrikanischer Historiker
 Isaac, Robert M. (1928–2008), US-amerikanischer Politiker
 Isaac, Shashi (* 1982), Fußballspieler von St. Kitts und Nevis
 Isaac, Vernon (1913–1999), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Isaac-Bénédic, Armand (1875–1962), französischer Curler
 Isaachsen, Olaf (1835–1893), norwegischer Maler
 Isaacius, byzantinischer Exarch von Ravenna
 Isaacks, Heinrich (* 1985), namibischer Fußballspieler
 Isaacks, Levie (* 1946), US-amerikanischer Kameramann
 Isaacman, Jared (* 1983), US-amerikanischer Geschäftsmann, Milliardär, Pilot und Amateur-Astronaut
 Isaacs, Alick (1921–1967), britischer Virologe und Immunologe
 Isaacs, Brian (* 1967), namibischer Fußballspieler und -trainer
 Isaacs, Gardeo (* 1998), südafrikanischer Sprinter
 Isaacs, Gerald, 2. Marquess of Reading (1889–1960), britischer Jurist und Politiker
 Isaacs, Gregory (1951–2010), jamaikanischer Reggae-Sänger
 Isaacs, Harold (1910–1986), US-amerikanischer Journalist und Politikwissenschaftler
 Isaacs, Harry (1902–1973), englischer Pianist und Musikpädagoge
 Isaacs, Harry (1908–1961), südafrikanischer Boxer
 Isaacs, Henry (1830–1909), englischer Geschäftsmann und Politiker, 1889/1890 war er Lordmayor von London
 Isaacs, Hyam (1927–2003), südafrikanischer Physiologe
 Isaacs, I. Martin (* 1940), US-amerikanischer Mathematiker
 Isaacs, Ike (1919–1996), britischer Jazzgitarrist
 Isaacs, Ike (1923–1981), US-amerikanischer Jazzbassist
 Isaacs, Isaac (1855–1948), Oberster Richter und Generalgouverneur Australiens
 Isaacs, Jason (* 1963), britischer Schauspieler
 Isaacs, Jeremy (* 1932), britischer Fernsehproduzent
 Isaacs, Jorge (1837–1895), kolumbianischer Schriftsteller und liberaler Politiker
 Isaacs, Nadine (1942–2004), jamaikanische Architektin und Hochschullehrerin
 Isaacs, Rufus (1914–1977), US-amerikanischer Mathematiker
 Isaacs, Rufus, 1. Marquess of Reading (1860–1935), britischer Politiker und Jurist
 Isaacs, Sam (1845–1920), australischer Aborigine
 Isaacs, Simon, 4. Marquess of Reading (* 1942), britischer Aristokrat, Bankier und Philanthrop
 Isaacs, Stella, Marchioness of Reading (1894–1971), britische Adelige
 Isaacs, Susie (* 1946), US-amerikanische Pokerspielerin
 Isaacsohn, Siegfried (1845–1882), deutscher Pädagoge, Historiker und Lehrer
 Isaacson von Newfort, Heinrich (1813–1896), österreichischer Offizier
 Isaacson, Harunaga (* 1965), japanischer Indologe
 Isaacson, Jeff (* 1983), US-amerikanischer Curler
 Isaacson, Joseph Jacob (1859–1942), niederländischer Maler, Zeichner und Fotograf
 Isaacson, Walter (1910–1999), deutscher Pädagoge und Emigrant, Lehrer an Landschulheimen
 Isaacson, Walter (* 1952), US-amerikanischer Schriftsteller
 Isaak, erster historisch fassbarer Bischof von Genf
 Isaak, Patriarch von Jerusalem
 Isaak, Graf von Cambrai
 Isaak († 1429), Negus Negest (Kaiser) von Äthiopien
 Isaak Albalag, jüdischer Philosoph
 Isaak aus Aachen, deutsch-jüdischer Dolmetscher und Verhandlungsführer bei Harun al Raschid
 Isaak ben Eleasar, jüdischer Schriftgelehrter
 Isaak ben Eleasar ha-Levi, Rabbiner und Talmudgelehrter
 Isaak ben Eliakum, jiddischer Schriftsteller
 Isaak ben Josef ibn Polegar, spanisch-jüdischer Gelehrter
 Isaak ben Meïr aus Düren, deutscher Rabbiner und Dezisor
 Isaak ben Melchisedek von Siponto, italienischer Rabbiner
 Isaak ben Mose, jüdischer Gelehrter
 Isaak ben Mose Hallevi Profiat Duran, jüdischer Gelehrter
 Isaak ben Scheschet (1326–1408), jüdischer Gelehrter
 Isaak der Blinde, jüdischer Gelehrter, Kabbalist
 Isaak der Große († 439), armenischer Geistlicher, Heiliger, Katholikos (oder Patriarch) von Armenien
 Isaak Dukas Batatzes († 1261), byzantinischer Aristokrat, Bruder von Kaiser Johannes III.
 Isaak I. († 1061), byzantinischer Kaiser (1057–1059)
 Isaak ibn Latif, spanisch-jüdischer Religionsphilosoph
 Isaak II. (1155–1204), byzantinischer Kaiser
 Isaak Komnenos, byzantinischer Usurpator gegen Kaiser Isaak II.
 Isaak Komnenos, byzantinischer General und Sebastokrator, Bruder von Kaiser Alexios I.
 Isaak Komnenos (* 1093), byzantinischer Prinz, Sohn von Kaiser Alexios I.
 Isaak Komnenos, byzantinischer Prinz und Thronprätendent, Sohn von Kaiser Johannes II.
 Isaak Komnenos, Kaiser von Zypern
 Isaak Komnenos Batatzes († 1196), byzantinischer Aristokrat, Schwiegersohn von Kaiser Alexios III.
 Isaak Laskaris, byzantinischer Sebastokrator, Bruder von Kaiser Theodor I. und Usurpator gegen Kaiser Johannes III.
 Isaak Nestongos, byzantinischer Aristokrat, Verschwörer gegen Kaiser Johannes III.
 Isaak von Antiochien, christlicher Theologe der Antike
 Isaak von Dalmatien († 396), byzantinischer Mönch, Prophet und Heiliger
 Isaak von Montjoie, deutscher jüdischer Unternehmer und Gemeindevorsteher
 Isaak von Ninive, Bischof, Heiliger, Asket, Mystiker
 Isaak von Stella († 1178), Zisterzienserabt und Schriftsteller
 Isaak, Aaron (1730–1816), Gründer der jüdischen Gemeinde in Stockholm
 Isaak, Chris (* 1956), US-amerikanischer Sänger und Filmschauspieler
 Isaak, Dawit (* 1964), schwedischer Journalist
 Isaak, Dirk, namibischer traditioneller Führer
 Isaak, George (1933–2005), australischer Physiker
 Isaak, Tassos (1972–1996), zyprischer Demonstrant, Opfer des Zypernkonflikts
 Isaak, Zhenja (* 1985), deutscher Schauspieler
 Isaakowa, Michalina (1880–1937), polnische Entomologin
 Isaakson, Eduard (1841–1913), deutscher Kaufmann und Politiker, MdHB
 Isaaz, Alice (* 1991), französische Schauspielerin

Isab 
 Isabeau († 1435), Königin von Frankreich
 Isabekjan, Edouard (1914–2007), armenisch-sowjetischer Maler und Grafiker
 Isabel de Guevara, spanische Konquistadorin
 Isabel de Portugal (1397–1471), Tochter Johanns I. von Portugal und Ehefrau Philipps III. von Burgund
 Isabel von Gloucester († 1217), Countess of Gloucester; Ehefrau des späteren Königs Johann Ohneland
 Isabel von Portugal (1432–1455), Königin von Portugal
 Isabel von Spanien (1821–1897), spanische Infantin
 Isabel, Countess of Menteith, schottische Adlige
 Isabella († 1453), Herzogin von Lothringen (1431–1453)
 Isabella Bruce († 1358), Königin von Norwegen
 Isabella Clara Eugenia von Spanien (1566–1633), spanische Infantin und Statthalterin der spanischen Niederlande
 Isabella Clara von Österreich (1629–1685), Erzherzogin von Österreich, durch Heirat Herzogin von Mantua
 Isabella de Coucy (* 1332), Gattin von Enguerrand VII. de Coucy
 Isabella d’Este (1474–1539), Markgräfin von Mantua, Kunstsammlerin der italienischen Renaissance
 Isabella I. (1170–1205), Königin von Jerusalem
 Isabella I. (1451–1504), Königin von Kastilien
 Isabella II. (1212–1228), Königin von Jerusalem
 Isabella II. (1830–1904), Königin von Spanien (1833–1868)
 Isabella Maria von Portugal (1801–1876), portugiesische Prinzessin, Regentin von Portugal
 Isabella von Angoulême († 1246), Gräfin von Angoulême und Königin von England
 Isabella von Aragón († 1271), Königin von Frankreich
 Isabella von Aragón (1470–1524), Herzogin von Mailand
 Isabella von Aragón und Kastilien (1470–1498), Prinzessin von Aragón und Kastilien, Königin von Portugal
 Isabella von Armenien, Tochter des armenischen Königs Leo III.
 Isabella von Armenien († 1252), Königin von Armenien
 Isabella von Bayern (1863–1924), Tochter von Prinz Adalbert Wilhelm von Bayern und Amalia de Bourbón
 Isabella von Beirut († 1282), Königin von Zypern und Herrin von Beirut
 Isabella von Braganza (1402–1465), Tochter von Alfons von Braganza und Beatriz Pereira de Alvim
 Isabella von Brasilien (1846–1921), Kronprinzessin von Brasilien
 Isabella von Brienne († 1360), Gräfin von Brienne und Lecce, Titularherzogin von Athen
 Isabella von Burgund, römisch-deutsche Königin
 Isabella von Clermont (1424–1465), Fürstin von Tarent und Königin von Neapel
 Isabella von England (1214–1241), englische Prinzessin, Kaiserin des Heiligen Römischen Reichs
 Isabella von Frankreich (1242–1271), Königin von Navarra
 Isabella von Hennegau († 1190), Königin von Frankreich
 Isabella von Ibelin (1241–1324), durch Heirat Königin von Zypern und Jerusalem
 Isabella von Kastilien (1283–1328), Königin von Aragón und Herzogin von Bretagne
 Isabella von Kastilien († 1392), spanische Adlige und durch Heirat Duchess of York
 Isabella von Mar († 1296), Erste Ehefrau von Robert the Bruce
 Isabella von Österreich (1501–1526), dänische Königin
 Isabella von Österreich-Teschen (1888–1973), Erzherzogin von Österreich-Teschen
 Isabella von Portugal († 1496), Mutter von Isabella I. der Katholischen
 Isabella von Portugal (1503–1539), Ehefrau von Karl V.
 Isabella von Schottland (* 1196), schottische Königstochter
 Isabella von Spanien (1851–1931), spanische Prinzessin aus dem Haus Bourbon
 Isabella von Toron, Fürstin von Kleinarmenien, Titularherrin von Toron und Oultrejordain
 Isabella von Zypern († 1264), Tochter von Hugo I., Regentin von Zypern
 Isabella zu Dänemark (* 2007), dänische Prinzessin, Tochter von Frederik von Dänemark und Mary von Dänemark
 Isabella, Andy (* 1996), US-amerikanischer Footballspieler
 Isabella, Countess of Fife, schottische Magnatin
 Isabella, Mia (* 1985), US-amerikanische transsexuelle Pornodarstellerin
 Isabella, Tony (* 1951), US-amerikanischer Comicautor
 Isabelle († 1428), Gräfin von Foix
 Isabelle, US-amerikanisches Wolfskindes
 Isabelle de France († 1269), Klostergründerin
 Isabelle de France († 1358), Prinzessin von Frankreich und Ehefrau von König Eduard II.
 Isabelle de Valois (1348–1372), französische Prinzessin
 Isabelle de Valois (1389–1409), Prinzessin von Frankreich, Tochter von König Karl VI.
 Isabelle de Villehardouin (1263–1312), Fürstin von Achaia
 Isabelle, Ana (* 1986), puerto-ricanische Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin
 Isabelle, Katharine (* 1981), kanadische Schauspielerin
 Isabey, Eugène (1803–1886), französischer Maler
 Isabey, Jean-Baptiste (1767–1855), französischer Maler

Isac 
 Isac Elliot (* 2000), finnischer Popsänger
 Isac, Lidia (* 1993), moldauische Sängerin
 Isacchi, Gualtiero (* 1970), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Monreale
 Isacco, Jennifer (* 1977), italienische Bobfahrerin
 Isachsen, Gunnerius Ingvald (1868–1939), norwegischer Polarforscher
 Isacks, Jacob C. (1767–1835), US-amerikanischer Politiker
 Isacson, Leo (1910–1996), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Isacsson, Arne (1917–2010), schwedischer Maler und Kunstpädagoge

Isae 
 Isael (* 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Isaev, Kristina (* 2001), deutsche Eiskunstläuferin

Isag 
 Isagoras, Politiker in Athen

Isah 
 Isah (* 1999), norwegischer Rapper, Sänger und Songwriter
 Isah, Musa (* 2000), bahrainischer Sprinter

Isai 
 Isai, Hekuran (1933–2008), albanischer kommunistischer Politiker
 Isaia da Pisa, italienischer Bildhauer
 Isaia, Pelenike, tuvaluische Politikerin
 Isaiah der Serbe, serbischer Mönch
 Isăilă, Daniel (* 1972), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Isăilă, Ion-Ilarion (* 1953), rumänischer Maler
 Isailović, Bojan (* 1980), serbischer Fußballspieler
 Isailović, Ivana (* 1986), serbische Volleyballspielerin
 Isailović, Nikola (* 1986), serbischer Handballspieler
 Isaios, attischer Redner

Isak 
 Isak ben Mordechai, jüdischer Schriftgelehrter
 Ísak Bergmann Jóhannesson (* 2003), isländischer Fußballspieler
 Isak, Alexander (* 1999), schwedischer Fußballspieler
 Isaka, Mito (* 1976), japanische Fußballspielerin
 Isaka, Teppei (* 1974), japanischer Fußballspieler
 Isakiewicz, Edith (* 1907), österreichisch-britische Sportlerin
 Isakov, Gregory Alan (* 1979), US-amerikanischer Singer-Songwriter
 Isaković, Antonije (1923–2002), jugoslawischer bzw. serbischer Schriftsteller und Politiker
 Isaković, Mile (* 1958), jugoslawisch-serbischer Handballspieler und -trainer
 Isaković, Nemanja (* 1997), serbischer E-Sportler
 Isakovič, Sara (* 1988), slowenische Schwimmerin
 Isakow, Sapar Dschumakadirowitsch (* 1977), kirgisischer Staatsmann, Ministerpräsident von Kirgisistan (2017–2018)
 Isakower, Otto (1899–1972), US-amerikanischer Psychiater und Psychoanalytiker
 Isakowitz, Melanie (* 1980), deutsche Schauspielerin, Voice-Over- und Synchronsprecherin
 Isaksen, Ella Marie Hætta (* 1998), norwegisch-samische Sängerin und Joikerin
 Isaksen, Finn T. (1924–1987), norwegischer Politiker (Senterpartiet) und Manager
 Isaksen, Gustav (* 2001), dänischer Fußballspieler
 Isaksen, Ingvild (* 1989), norwegische Fußballspielerin
 Isaksen, Jógvan (* 1950), färöischer Schriftsteller
 Isaksen, Kiista P. (* 1972), grönländische Politikerin (Siumut)
 Isaksen, Kista, grönländische Handballspielerin und Kommunalpolitikerin
 Isaksen, Kjersti (* 1986), norwegische Biathletin
 Isaksen, Lassin (* 1961), färöischer Fußballschiedsrichter
 Isaksen, Magnar (1910–1979), norwegischer Fußballspieler
 Isaksen, Torbjørn Røe (* 1978), norwegischer konservativer Politiker
 Ísakson, Finnbogi (1943–2005), färöischer Journalist, Schriftsteller und Politiker der republikanischen Tjóðveldisflokkurin
 Isakson, Jane (* 1965), kanadische Biathletin
 Isakson, Johnny (1944–2021), US-amerikanischer Politiker
 Isaksson, Andreas (* 1981), schwedischer Fußballtorhüter
 Isaksson, Kjell (* 1948), schwedischer Stabhochspringer
 Isaksson, Preben (1943–2008), dänischer Bahnradsportler
 Isaksson, Sara (* 1971), schwedische Jazz- und Popsängerin
 Isaksson, Staffan (* 1952), schwedischer Fußballspieler und -trainer
 Isaksson, Ulf (1954–2003), schwedischer Eishockeyspieler
 Isaksson, Ulla (1916–2000), schwedische Autorin und Drehbuchautorin
 Isakstuen, Monica (* 1976), norwegische Schriftstellerin

Isam 
 Isaman, Roy Maurice (1917–1988), US-amerikanischer Marineoffizier
 Isambert, Carl (1839–1899), deutscher Ingenieur
 Isambert, François-André (1792–1857), französischer Jurist und Politiker
 ʿIsāmī, al- (1639–1699), muslimischer Geschichtsschreiber, Gelehrter und Dichter schafiitischer Lehrrichtung
 Isamitt, Carlos (1887–1974), chilenischer Komponist, Maler und Hochschullehrer

Isan 
 Isangrim († 941), Bischof von Regensburg
 Isani, Claudio (1941–2001), deutscher Kulturjournalist und Autor

Isao 
 Isao, Nakauchi (1922–2005), japanischer Unternehmer und Philanthrop

Isar 
 Isar (* 1983), deutsch-türkischer Rapper und Produzent
 Isar-Damu, Herrscher von Ebla
 Isara, Bodin (* 1990), thailändischer Badmintonspieler
 Isard, Walter (1919–2010), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Isărescu, Andreea (* 1984), rumänische Kunstturnerin
 Isărescu, Mugur (* 1949), rumänischer Politiker
 Isariya Marom (* 1995), thailändischer Fußballspieler
 Isarnus von Fontiano († 1310), Erzbischof von Riga, Erzbischof von Lund und Erzbischof von Salerno

Isas 
 Isasi, Andrés (1890–1940), baskisch-spanischer Komponist
 Isasi, Iñaki (* 1977), spanischer Radrennfahrer
 Isasi, Joel (* 1967), kubanischer Leichtathlet
 Isasi-Isasmendi, Antonio (1927–2017), spanischer Filmregisseur, Drehbuchautor, Filmeditor, und Filmproduzent
 Isaszegi, Róbert (* 1965), ungarischer Boxer

Isat 
 Isatitsch, Bert (1911–1994), österreichischer Rodelsportfunktionär

Isau 
 Isau, Ralf (* 1956), deutscher Schriftsteller
 Isauricius Calendinus, Gaius, römischer Centurio

Isav 
 Isava Fonseca, Flor (1921–2020), venezolanische Reitsportlerin, Tennis- und Golfspielerin sowie IOC-Mitglied

Isaw 
 Isawa, Taka (1933–1997), japanischer Schriftsteller

Isay 
 Isay, Ernst (1880–1943), deutscher Jurist
 Isay, Hermann (1873–1938), deutscher Jurist
 Isay, Richard (1934–2012), US-amerikanischer Psychiater
 Isay, Rudolf (1886–1956), deutscher Jurist, Patentanwalt und Kartellfachmann
 Isayama, Hajime (* 1986), japanischer Mangaka
 İsayev, Əli (* 1983), aserbaidschanischer bzw. russischer Ringer
 İsayev, Arif (* 1985), aserbaidschanischer Fußballspieler
 İsayev, Radik (* 1989), aserbaidschanischer Taekwondoin

Isaz 
 Isaza y Goyechea, Ricardo (1847–1929), uruguayischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Montevideo

Isb 
 Isbary, Gerhard (1909–1968), deutscher Raumplaner
 Isbary, Rudolf von (1827–1892), österreichischer Textilindustrieller, Abgeordneter zum Reichsrat und Präsident der Wiener Handelskammer
 Isbej, Verónica (* 1976), chilenische Biathletin
 Isbel, Ursula (* 1942), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Isbell, Cecil (1915–1985), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Isbell, Jason (* 1979), US-amerikanischer Southern-Rock-Musiker
 Isbell, John (1930–2005), US-amerikanischer Mathematiker
 Isberg, Jürgen (* 1928), deutscher Handballweltmeister
 Isberg, Paul (1882–1955), schwedischer Segler
 Isberg, Sophia (1819–1875), schwedische Künstlerin
 Isbert, Adolf (1858–1938), deutscher Automobilexperte und -funktionär
 Isbert, August (1856–1950), preußischer General der Infanterie
 Isbert, Camille Cornélie (1822–1911), französische Malerin
 Isbert, Christian (1929–1986), deutscher Lebensberater, Graphologe, Astrologe, Lektor und Übersetzer
 Isbert, Jakob (1808–1881), herzöglich-nassauischer Amtmann und Amtsrichter, später königlich-preußischer Hofgerichts- und Appellationsgerichtsrat
 Isbert, Jakob (1846–1888), römisch-katholischer Priester im Trierer Kulturkampf
 Isbert, José (1886–1966), spanischer Schauspieler
 Isbert, Karl (1864–1946), preußischer Generalmajor
 Isbert, Marion (* 1964), deutsche Fußballspielerin
 Isbert, Otto Albrecht (1901–1986), deutscher Yogalehrer und Yogaschriftsteller
 Isbert, Tony (* 1950), spanischer Schauspieler
 Isbert, Volkan (* 1988), deutscher Schauspieler
 Išbi-Erra, König von Sumer und Begründer der Dynastie von Isin
 Isbin, Sharon (* 1956), amerikanische klassische Gitarristin
 Isbister, Brad (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Isbister, Katherine (* 1969), US-amerikanische Hochschullehrerin
 Isbrücker, Isaäc (* 1944), niederländischer Ichthyologe

Isc 
 İşcan, Elit (* 1994), türkische Schauspielerin
 İşcan, Eray (* 1991), türkischer Fußballtorwart
 Isch Schalom, Mordechai (1901–1991), israelischer Politiker
 Isch-Boschet, Sohn von König Saul
 Ischajew, Wiktor Iwanowitsch (* 1948), russischer Politiker
 Ischakow, Margub Timergalijewitsch (1923–1992), tatarischer Generalmajor der Chinesischen Volksbefreiungsarmee
 Ischangulyjewa, Merdschen (* 1988), kasachische Hürdenläuferin turkmenischer Herkunft
 Ischchanow, Juri Pawlowitsch (1929–2009), sowjetisch-russischer Bildhauer und Hochschullehrer
 Ischdonat, Daniel (* 1976), deutscher Fußballtorhüter
 Ischer, Theophil (1885–1954), Schweizer Lehrer und Prähistoriker
 Ischer, Yvan (* 1961), Schweizer Jazzmusiker (Tenorsaxophon, auch Alt- und Sopransaxophon) und Jazzjournalist
 Ischewski, Wassili Petrowitsch (1863–1926), russisch-sowjetischer Metallurg und Hochschullehrer
 Ischi, Takeo (* 1947), japanischer Sänger und Jodler
 Ischimowa, Alexandra Ossipowna (1805–1881), russische Kinder- und Jugendbuchautorin und Übersetzerin
 Ischinger, Barbara (* 1949), deutsche Wissenschaftlerin und OECD-Diplomatin
 Ischinger, Wolfgang (* 1946), deutscher Diplomat
 Ischirkow, Anastas (1868–1937), bulgarischer Geograf
 Ischlinski, Alexander Juljewitsch (1913–2003), sowjetischer und russischer Mechaniker und Mathematiker
 Ischmametjew, Alexei Wiktorowitsch (* 1988), russischer Eishockeyspieler
 Ischmuratow, Airat Rafailowitsch (* 1973), russisch-kanadischer Komponist, Dirigent und Klezmer-Klarinettist
 Ischmuratowa, Swetlana Irekowna (* 1972), russische Biathletin
 Ischo-Jab III. († 659), Patriarch der Assyrischen Kirche des Osten
 Ischowa, Jekaterina Jurjewna (* 1989), russische Mittel- und Langstreckenläuferin
 Ischreyt, Heinz (1917–1993), deutschbaltischer Germanist und Publizist
 Ischtschenko, Mychajlo (* 1950), sowjetischer Handballspieler
 Ischtschenko, Natalja Sergejewna (* 1986), russische Synchronschwimmerin
 Ischtschenko, Pawlo (* 1992), ukrainischer Boxer
 Ischtschenko, Wolodymyr (* 1982), ukrainischer Soziologe
 İşçil, Bade (* 1983), türkische Schauspielerin
 İşçiler, Batuhan (* 1995), türkischer Fußballspieler
 Isco (* 1992), spanischer Fußballspieler
 Iscove, Robert (* 1947), kanadischer Filmregisseur und Filmproduzent

Isd 
 Isdal, Arve (* 1977), norwegischer Gitarrist
 Isdal-Frau († 1970), unbekanntes weibliches Todesopfer in Norwegen
 Isdell, Edward Neville (* 1944), nordirischer Geschäftsmann und CEO der Coca-Cola Company
 Isdryk, Jurij (* 1962), ukrainischer Schriftsteller, Kulturwissenschaftler und Zeitschriftenherausgeber

Ise 
 Ise († 938), Mätresse und Dichterin
 Ise, George (1763–1833), deutscher Stadtschreiber, Bürgermeister und Landstand des Fürstentums Waldeck
 Ise, Kō (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Ise, Masayoshi (1907–1985), japanischer Maler im Yōga-Stil
 Ise, Wataru (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Isebrand, Wulf († 1506), kämpfte 1500 in der Schlacht bei Hemmingstedt
 Isecke, Regina (1953–2015), deutsche Rollstuhltennisspielerin
 Iseda, Tetsuji (* 1968), japanischer Philosoph
 Isegawa, Moses (* 1963), ugandischer Schriftsteller
 Iseke, Franz (1872–1938), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Iseke, Hermann (1856–1907), deutscher Dichter
 Isele, Eugen (1902–1992), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Isele, Hellmut Georg (1902–1987), deutscher Rechtswissenschaftler
 Isele, Klaus (* 1960), deutscher Verleger, Herausgeber und Publizist
 Isele, Leo (* 1907), deutscher Turner
 Iseler, Dieter (* 1937), deutscher Architekt und Politiker (SPD), MdHB
 Iseli, Christian (* 1957), Schweizer Filmemacher
 Iseli, Rolf (* 1934), Schweizer Maler und Grafiker
 Iselin, Christoph (1869–1949), Pionier in der schweizerischen Skigeschichte
 Iselin, Faustina (1915–2010), Schweizer Malerin, Grafikerin, Bühnen- und Maskenbildnerin
 Iselin, Heinrich (1888–1955), Schweizer Offizier
 Iselin, Isaak (1728–1782), Schweizer publizistisch tätiger Geschichtsphilosoph in der Zeit der Aufklärung
 Iselin, Jakob Christoph (1681–1737), Schweizer Theologe, Historiker und Lexikograph
 Iselin, Johann Rudolf (1705–1779), Schweizer Jurist, Historiker und Redakteur
 Iselin, Marc (* 1980), Schweizer Snowboarder
 Iselin, Pauline (1876–1946), US-amerikanische Golferin
 Iselin, Walter (* 1953), Schweizer Fussballspieler und -trainer
 Iselin-Boesch, Elly (1910–1999), Schweizer Bildhauerin und Malerin
 Iselin-Haeger, Gustava (1878–1962), Schweizer Künstlerin
 Iselin-Sarasin, Isaak (1851–1930), Schweizer Jurist, Politiker und Offizier
 Isella, Dante (1922–2007), italienischer Romanist und Literaturwissenschaftler
 Isella, Edoardo (* 1980), mexikanischer Fußballspieler
 Iselstein, Franz Wilhelm von († 1777), preußischer Oberstleutnant und Chef des Königsberger Land-Regiments
 Iseman, Madison (* 1997), US-amerikanische Schauspielerin
 Isemann, Bernd (1881–1967), deutscher Schriftsteller
 Isemann, Till (* 1996), deutscher Basketballspieler
 Isembart († 852), fränkischer Adliger, Graf von Barcelona
 Isemborghs, Hendrik (1914–1973), belgischer Fußballspieler
 Isemeyer, Manfred (* 1948), deutscher Publizist und Humanist
 Isen, Matthew (* 2000), kanadischer Schauspieler und Musiker
 Isenbart, August (1876–1940), deutscher Reichsgerichtsrat
 Isenbart, Hans-Heinrich (1923–2011), deutscher Moderator und Pferdefachmann
 Isenbart, Jürgen (1943–2015), deutscher Multiinstrumentalist, Perkussionist, Performancekünstler und Komiker
 Isenbeck, Karl (1904–1945), deutscher Pflanzenzuchtwissenschaftler
 Isenbeck, Ludwig (1882–1958), deutscher Bildhauer
 Isenberg, Beta (1846–1933), deutsche Mäzenin für kirchliche, soziale und kulturelle Zwecke
 Isenberg, Gabriel (* 1979), deutscher Kirchenmusiker
 Isenberg, Gabriele (* 1943), deutsche Historikerin und Mittelalterarchäologin
 Isenberg, Gerhard (1902–1982), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Raumplaner und Landesplaner
 Isenberg, Helga (1925–2020), deutsche Politikerin (LDPD), Abgeordnete der Volkskammer der DDR
 Isenberg, Herbert (1930–2021), deutscher Maler
 Isenberg, Horst (* 1937), deutscher Textlinguist und Hispanist
 Isenberg, Johann von († 1484), Weihbischof in Speyer, Minorit
 Isenberg, Jürgen (* 1971), deutscher Biathlet
 Isenberg, Karl (1906–1977), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Isenberg, Konstantin Wassiljewitsch (1859–1911), russischer Bildhauer
 Isenberg, Nancy, US-amerikanische Historikerin
 Isenberg, Paul (1837–1903), deutscher Zuckerfabrikant
 Isenberg, Sally (1889–1961), deutscher Bankier
 Isenberg, Thomas (* 1967), deutscher Politiker (SPD), MdA
 Isenbiehl, Johannes Lorenz (1744–1818), deutscher Theologe
 Isenbort, Gregor (* 1970), deutscher Wirtschafts- und Sozialhistoriker und Philosoph
 Isenbrant, Adriaen († 1551), niederländischer Maler
 Isenbügel, Felix (* 1986), deutscher Theater- und Fernseh-Schauspieler
 Isenbügel, Günther (1922–1996), deutscher Sportreporter und Motorsportler
 Isenburg und Büdingen, Friedrich Wilhelm zu (1730–1804), kurbayrischer Generalleutnant und Kämmerer
 Isenburg und Büdingen, Viktor zu (1802–1843), Standesherr
 Isenburg und Büdingen, Wolfgang Ernst II. zu (1735–1803), deutscher Fürst
 Isenburg und Büdingen, Wolfgang Ernst III. zu (1798–1866), Landtagsabgeordneter Großherzogtum und Kurfürstentum Hessen, Standesherr
 Isenburg, Anna von (1460–1522), deutsche Adlige
 Isenburg, Arnold II. von († 1259), Erzbischof von Trier
 Isenburg, Bonizeth von, Äbtissin im Stift Freckenhorst
 Isenburg, Diether von (1412–1482), deutscher Geistlicher, Erzbischof von Mainz (1459–1462 und 1475–1482)
 Isenburg, Helene Elisabeth von (1900–1974), Präsidentin des Vereins Stille Hilfe für Kriegsgefangene
 Isenburg, Hugo (* 1866), deutscher Verleger
 Isenburg, Wilhelm Karl von (1903–1956), deutscher Genealoge
 Isenburg-Birstein, Christian Ludwig von (1710–1791), hessen-kasselscher Generalleutnant und deutscher Prinz
 Isenburg-Birstein, Franz-Joseph zu (1869–1939), deutscher Adeliger, Standesherr und Chef des Hauses Isenburg-Birstein
 Isenburg-Birstein, Johann Casimir von (1715–1759), deutscher Heeresführer
 Isenburg-Birstein, Karl zu (1838–1899), deutscher Adeliger, Standesherr und Chef des Hauses Isenburg-Birstein
 Isenburg-Büdingen zu Ronneburg, Anton von (1501–1560), Graf
 Isenburg-Büdingen, Johann Ernst I. von (1625–1673), Begründer der Büdinger Linie der Isenburger
 Isenburg-Büdingen, Wolfgang Ernst I. von (1560–1633), Graf von Isenburg und Burggraf von Gelnhausen
 Isenburg-Grenzau, Ernst von (1584–1664), General im 30-jährigen Krieg und letzter Vertreter der Linie Isenburg-Grenzau
 Isenburger, Eric (1902–1994), deutscher Maler
 Isendahl, Walter (* 1872), deutscher Marineoffizier
 Isendahl, Walther (1877–1950), deutscher Ingenieur und Fachschriftsteller für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrwesen
 Isene, Kristi Anna, norwegische Opernsängerin (Sopran)
 Isene, Ola Stunes (* 1995), norwegischer Leichtathlet
 Isenegger, Samuel (1899–1964), Schweizer Studienkomponist
 Isenfels, Paul (1888–1974), deutscher Schauspieler, Schriftsteller und Fotograf
 Isenflamm, Heinrich Friedrich (1771–1828), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Isenflamm, Jacob Friedrich (1726–1793), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Isengard, Adlige
 Isengwe, Christopher (* 1976), tansanischer Marathonläufer
 Isenhofer von Waldshut, Verfasser eines Schmähliedes gegen die Eidgenossen
 Isenkrahe, Caspar (1844–1921), deutscher Mathematiker, Physiker und katholischer Naturphilosoph
 Isenmann, Anton, Prismeller Steinmetz und Werkmeister
 Isenmann, Caspar, Maler und Kupferstecher
 Isenmann, Eberhard (* 1944), deutscher Historiker
 Isenmann, Eduard (1860–1932), deutscher Politiker (Zentrum), MdR
 Isenmann, Hermann (1908–1991), deutscher Bildhauer, Metallgießer und Restaurator
 Isenmann, Johann († 1574), lutherischer Theologe und Reformator
 Isenrath, Jacob (1879–1951), deutscher Polizeipräsident und Politiker (Zentrum)
 Isenrath, Paul (* 1936), deutscher Bildhauer und Hochschullehrer
 Isenrik von Admont, salzburgischer römisch-katholischer Geistlicher
 Isenring, Johann Baptist (1796–1860), Schweizer Landschaftsmaler und Daguerretypist
 Isenschmid, Andreas (* 1952), Schweizer Journalist und Literaturkritiker
 Isenschmid, Josef (1908–2009), schweizerischer Politiker (Konservative Volkspartei)
 Isenschmid, Jürg (* 1957), Schweizer Unternehmer und Buchautor
 Isensee, Ada (* 1944), deutsche Malerin
 Isensee, August Ludwig Christian (1743–1824), deutscher Kirchenlieddichter
 Isensee, Josef (* 1937), deutscher Staatsrechtler
 Isensee, Rik, US-amerikanischer Autor und Therapeut
 Isensee, Willy (* 1898), deutscher Politiker (KPD, SED), MdL
 Isenstein, Kurt Harald (1898–1980), deutscher Bildhauer und Kunstlehrer
 Isenta, Ellen (1885–1959), deutsche Schauspielerin
 Isentrud von Hörselgau, Frau im Gefolge der Elisabeth von Thüringen, Zeugin in deren Heiligsprechungsprozess
 Isepp, Sebastian (1884–1954), österreichischer Maler
 Iseppi, Valentina (* 1997), italienische Ruderin
 Iser, Dorothea (* 1946), deutsche Schriftstellerin
 Iser, Gabriel Hubert (1826–1907), deutscher Reichsgerichtsrat
 Iser, Iosif (1881–1958), rumänischer Maler
 Iser, Wolfgang (1926–2007), deutscher Anglist und Literaturwissenschaftler
 Iserbyt, Eli (* 1997), belgischer Radrennfahrer
 İşeri, Doğa (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Iserles, Arieh (* 1947), israelischer Mathematiker
 Iserloh, Erwin (1915–1996), katholischer Kirchenhistoriker
 Iserlohe, Klaus (1928–2011), deutscher Bildhauer der sakralen Kunst
 Iserlohe, Ulrich (* 1946), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Isermann, Edgar (* 1944), deutscher Jurist und Oberlandesgerichtspräsident Braunschweig
 Isermann, Gerhard (1931–2015), deutscher lutherischer Theologe, Publizist und Autor
 Isermann, Heinz (* 1941), deutscher Ökonom
 Isermann, Ingrid (* 1943), Schweizer Autorin und Kulturjournalistin
 Isermann, Ludolph (* 1882), deutscher Fabrikant
 Isermann, Maike (* 1963), deutsche Biologin und habilitierte Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Bremen
 Isermann, Rolf (* 1938), deutscher Ingenieur, Professor für Regelungstechnik und Wissenschaftler für Mechatronik
 Isermann, Thomas (* 1957), deutscher Schriftsteller und Literaturwissenschaftler
 Isermeyer, Christian Adolf (1908–2001), deutscher Kunsthistoriker
 Isermeyer, Folkhard (* 1958), deutscher Agrarökonom
 Isern, Fernando (* 1958), kubanischer Geistlicher und emeritierter Bischof von Pueblo
 Isernhagen, Gustav (* 1937), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Isernhagen, Hans (1897–1960), deutscher Politiker (DP), MdL
 Isernhagen, Hartwig (* 1940), deutscher Anglist
 Isernhagen, Peter († 1664), Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Isert, Paul Erdmann (1756–1789), deutscher Botaniker und Zoologe
 Iset, zweite oder dritte Tochter Amenophis III. und seiner Großen Königlichen Gemahlin Teje; Schwester von Echnaton (Amenophis IV.)
 Iset, Tochter von Ramses VI.; Gottesgemahlin des Amun
 Isett, Philip (* 1986), US-amerikanischer Mathematiker
 Isettahemdjert, Gemahlin des ägyptischen Pharaos Ramses III.
 Isezaki, Jun (* 1936), japanischer Kunsthandwerker und lebender Nationalschatz
 Isezaki, Kenji (* 1957), japanischer Entwicklungshelfer, UN-Mitarbeiter und Hochschullehrer

Isf 
 Isfahani, Abu Turab (1581–1662), persischer Kalligraf
 Isfahani, Ali ibn Sahl († 919), persischer Mystiker
 Isfahani, Baba Shah († 1588), iranischer Kalligraf und Kalligrafielehrer
 Isfahani, Mohammed Saleh, iranischer Kalligraf
 Isfahani, Nur ad-Din Mohammed († 1683), persischer Kalligraf
 Isfält, Björn (1942–1997), schwedischer Musiker und Filmkomponist
 Isfen, Osman (* 1977), deutscher Rechtswissenschaftler
 Isfordink, Johann Nepomuk (1776–1841), Militärarzt sowie Direktor der Josephs-Akademie Wien
 Isfort, Tim (* 1967), deutscher Musiker, Produzent und Arrangeur
 Isfried von Ratzeburg († 1204), Prämonstratenser, Bischof von Ratzeburg

Isg 
 Isgaard (* 1972), deutsche Sängerin
 Isgró, Salvatore (1930–2004), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Sassari
 Išgum-Addu, Herrscher von Mari
 Isgur, Nathan (1947–2001), kanadischer Physiker

Ish

Isha 
 Ishag, Lissy (* 1979), deutsche Fernsehmoderatorin
 Ishaghpour, Youssef (1940–2021), iranisch-französischer Hochschullehrer, Philosoph, Filmsoziologe, Filmkritiker
 İshak Efendi, osmanischer Militäringenieur und Naturwissenschaftler
 Ishak Pascha (1444–1487), osmanischer Staatsmann, Gouverneur, General und Großwesir
 Ishak, Mikael (* 1993), schwedischer Fußballspieler syrischer Herkunft
 Ishak, Yusof bin (1910–1970), singapurischer Politiker, Staatspräsident von Singapur
 Ishak-Boushaki, Mustapha (* 1967), algerischer theoretischer Physiker und Kosmologe
 İshaki, Ayaz (1878–1954), panislamischer und pantürkischer Agitator und Journalist
 Ishaki, Meir, Großrabbiner in Konstantinopel (1762–1780)
 Ishaković, Isa-Beg († 1470), osmanisch-bosnischer General
 Isham, Christopher (* 1944), britischer Physiker
 Isham, Mamie Lincoln (1869–1938), Enkelin von Abraham Lincoln
 Isham, Mark (* 1951), US-amerikanischer Komponist für Filmmusik
 Isham, Wayne (* 1958), US-amerikanischer Regisseur
 Ishanavarman II. († 928), König von Angkor
 Ishaq ibn Ali († 1147), Herrscher der Almoraviden
 Ishāq ibn Hunain († 910), Übersetzer vom Griechischen ins Arabische
 Ishaq ibn Imran († 901), arabischer Arzt
 Ishaq ibn Muhammad ibn Ghaniya († 1184), Wālī von Mallorca
 Ishaq Khan, Ghulam (1915–2006), pakistanischer Politiker und Präsident (1988–1993)
 Ishaq, Jacques (* 1938), irakischer chaldäisch-katholischer Geistlicher, emeritierter Kurienbischof im Patriarchat von Babylon
 Ishaq, Maryam Yahya Ibrahim (* 1987), sudanesische römisch-katholische Christin
 Ishaq, Sara, jemenitische Filmproduzentin
 Ishaque, Christine (* 1972), deutsche Basketballnationalspielerin
 Ishara, Babu Ram (1934–2012), indischer Filmregisseur und Drehbuchautor

Ishe 
 Ishema, Lorna (* 1989), ugandisch-deutsche Schauspielerin
 Isherwood, Benjamin F. (1822–1915), US-amerikanischer Eisenbahn- und Schiffbauingenieur
 Isherwood, Christopher (1904–1986), britisch-amerikanischer Schriftsteller
 Isherwood, Joseph (1870–1937), britischer Schiffbauingenieur
 Isherwood, Thomas (* 1998), schwedischer Fußballspieler

Ishi 
 Ishi († 1916), Indianer, letzter Überlebender der Yahi
 Išḫi-Addu, König von Qatna
 Ishiaku, Manasseh (* 1983), nigerianisch-belgischer Fußballspieler
 Ishiba, Shigeru (* 1957), japanischer Politiker
 Ishibashi, Masashi (1924–2019), japanischer sozialistischer Politiker
 Ishibashi, Michinori (* 1952), japanischer Judoka
 Ishibashi, Naoki (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Ishibashi, Ningetsu (1865–1926), japanischer Literaturkritiker und Schriftsteller
 Ishibashi, Noriko, japanische Fußballspielerin
 Ishibashi, Shōjirō (1889–1976), japanischer Unternehmer, Gründer der Firma Bridgestone
 Ishibashi, Tanzan (1884–1973), japanischer Premierminister
 Ishibitsu, Yōsuke (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Ishibumi, Ichiei (* 1981), japanischer Light-Novel-Autor
 Ishida, Akira (* 1967), japanischer Synchronsprecher (Seiyū)
 Ishida, Baigan (1685–1744), japanischer Gelehrter, Gründer von Shingaku
 Ishida, Eiichirō (1903–1968), japanischer Anthropologe
 Ishida, Hakyō (1913–1969), japanischer Lyriker
 Ishida, Hideyuki (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Ishida, Hiroyuki (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Ishida, Jun’ichi (* 1954), japanischer Schauspieler
 Ishida, Junko, japanische Fußballspielerin
 Ishida, Kiyomi (* 1968), japanische Tischtennisspielerin
 Ishida, Kōshirō (1930–2006), japanischer Politiker
 Ishida, Kota (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Ishida, Masako (* 1980), japanische Skilangläuferin
 Ishida, Masato (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Ishida, Masatoshi (* 1952), japanischer Politiker
 Ishida, Masatoshi (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Ishida, Mitsunari (1560–1600), japanischer Heerführer und Daimyō
 Ishida, Nicole (* 1990), japanische Schauspielerin und Model
 Ishida, Reisuke (1886–1978), japanischer Manager
 Ishida, Ryōma (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Ishida, Ryōtarō (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Ishida, Taizō (1888–1979), japanischer Unternehmer
 Ishida, Tanrō (* 1987), japanischer Schauspieler
 Ishida, Tetsuya (1973–2005), japanischer Maler
 Ishida, Yōko (* 1973), japanische Sängerin
 Ishida, Yūki (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Ishida, Yusuke (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Ishidate, Yasuki (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Ishidō, Kazuto (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Ishidō, Keita (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Ishiepai, Benson (* 1936), ugandischer Hürdenläufer
 Ishigaki, Eitarō (1893–1958), japanischer Maler
 Ishigaki, Rin (1920–2004), japanische Dichterin
 Ishigaki, Sumiko (* 1985), japanische Skilangläuferin
 Ishigaki, Yuka (* 1989), japanische Tischtennisspielerin
 Ishigame, Akira (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Ishigami, Jun’ya (* 1974), japanischer Architekt
 Ishigami, Kōsei (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Ishigami, Naoya (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Ishigami, Peter Baptist Tadamarō (1920–2014), japanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Naha
 Ishigami, Shōma (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Ishigami, Yoshinori (* 1957), japanischer Fußballspieler
 Ishigamori, Sōma (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Ishige, Hideki (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Ishiguro, Hiroshi (* 1963), japanischer Robotiker
 Ishiguro, Kazuo (* 1954), britischer Schriftsteller japanischer Herkunft
 Ishiguro, Munemaro (1893–1968), japanischer Töpfer
 Ishiguro, Noboru (1932–2021), japanischer Geher
 Ishiguro, Tadaatsu (1884–1960), japanischer Politiker
 Ishiguro, Tadanori (1845–1941), japanischer Mediziner
 Ishiguro, Tomohisa (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Ishihara, Daisuke (* 1971), japanischer Fußballspieler
 Ishihara, Hirokazu (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Ishihara, Hirotaka (* 1964), japanischer Politiker
 Ishihara, Jun (1881–1947), japanischer Physiker
 Ishihara, Katsuya (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Ishihara, Ken (1882–1976), japanischer Historiker
 Ishihara, Kenji (* 1934), japanischer Geotechnik-Ingenieur
 Ishihara, Naoki (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Ishihara, Nobuteru (* 1957), japanischer Politiker
 Ishihara, Ren (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Ishihara, Shinobu (1879–1963), japanischer Augenheilkundler
 Ishihara, Shintarō (1932–2022), japanischer Schriftsteller und Politiker
 Ishihara, Shōzō (1910–1993), japanischer Eisschnellläufer
 Ishihara, Tadaoki (* 1940), japanischer Komponist und Professor
 Ishihara, Takashi (1912–2003), japanischer Unternehmer, Präsident von Nissan
 Ishihara, Takayoshi (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Ishihara, Taku (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Ishihara, Tatsuya (* 1966), japanischer Filmregisseur
 Ishihara, Toshimichi, japanischer Badmintonspieler
 Ishihara, Yoshirō (1915–1977), japanischer Dichter
 Ishihara, Yūjirō (1934–1987), japanischer Filmschauspieler und Sänger
 Ishii, Baku (1886–1962), japanischer Tänzer und Choreograph
 Ishii, Chiaki (* 1941), brasilianischer Judoka
 Ishii, Gakuryū (* 1957), japanischer Filmregisseur
 Ishii, Hajime (* 1959), japanischer Fußballspieler
 Ishii, Hakutei (1882–1958), japanischer Maler und Grafiker
 Ishii, Hidenori (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Ishii, Hiroo (* 1964), japanischer Politiker und Baseballspieler
 Ishii, Hitoshi (* 1947), japanischer Mathematiker
 Ishii, Kaisei (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Ishii, Kan (1921–2009), japanischer Komponist
 Ishii, Keiichi (* 1958), japanischer Politiker
 Ishii, Keita (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Ishii, Ken (* 1970), japanischer Techno-DJ und -Produzent
 Ishii, Kengo (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Ishii, Kenta (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Ishii, Kikujirō (1866–1945), japanischer Diplomat und Politiker, Außenminister von Japan (1915–1916)
 Ishii, Kōki (1940–2002), japanischer Politiker
 Ishii, Kōki (* 1954), japanischer Boxer
 Ishii, Kōki (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Ishii, Kuniko, japanische Schauspielerin
 Ishii, Maki (1936–2003), japanischer Komponist
 Ishii, Masahiro (* 1945), japanischer Politiker
 Ishii, Masatada (* 1967), japanischer Fußballspieler und -trainer
 Ishii, Midori (* 1949), japanische Politikerin
 Ishii, Miki (* 1989), japanische Beachvolleyball- und Volleyballspielerin
 Ishii, Mitsujirō (1889–1981), japanischer Journalist und Politiker
 Ishii, Motoko (* 1938), japanische Lichtkünstlerin
 Ishii, Ryō (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Ishii, Ryō (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Ishii, Ryōsuke (1907–1993), japanischer Rechtshistoriker
 Ishii, Satoshi (* 1986), japanischer Judoka
 Ishii, Sayaka (* 2005), japanische Tennisspielerin
 Ishii, Shigemi (* 1951), japanischer Fußballspieler
 Ishii, Shigeo (1933–1962), japanischer Maler
 Ishii, Shirō (1892–1959), japanischer Mediziner
 Ishii, Sōjirō (* 1970), japanischer Fußballspieler
 Ishii, Takakazu (* 1945), japanischer Politiker
 Ishii, Takashi (1946–2022), japanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Ishii, Takashi (* 1954), japanischer Mittelstreckenläufer
 Ishii, Teiko (1848–1897), japanischer Maler und Holzschnittkünstler
 Ishii, Toshiya (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Ishii, Tsuruzō (1887–1973), japanischer Maler
 Ishii, Yoshinobu (1939–2018), japanischer Fußballspieler und -trainer
 Ishii, Yūsuke (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Ishikawa, Akira (1931–2015), japanischer Jurist und Hochschullehrer
 Ishikawa, Akira (1934–2002), japanischer Jazzmusiker
 Ishikawa, Chiaki (* 1969), japanische Sängerin und Komponistin
 Ishikawa, Chiyomatsu (1860–1935), japanischer Zoologe
 Ishikawa, Daichi (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Ishikawa, Emerick (1920–2006), US-amerikanischer Gewichtheber
 Ishikawa, Goemon († 1594), japanischer Räuber
 Ishikawa, Haruna (* 1994), japanische Skirennläuferin
 Ishikawa, Hironori (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Ishikawa, Hiroto (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Ishikawa, Ichirō (1885–1970), japanischer Manager und Wirtschaftsfachmann
 Ishikawa, Jun (1899–1987), japanischer Schriftsteller
 Ishikawa, Kaoru (1915–1989), japanischer Chemiker, entwickelte Ishikawa-Diagramm
 Ishikawa, Kasumi (* 1993), japanische Tischtennisspielerin
 Ishikawa, Kazuyoshi (* 1982), japanischer Dreispringer
 Ishikawa, Kei (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Ishikawa, Ken (1948–2006), japanischer Manga-Zeichner
 Ishikawa, Ken (* 1970), japanischer Fußballspieler
 Ishikawa, Kentarō (* 1970), japanischer Fußballspieler
 Ishikawa, Kin’ichirō (1871–1945), japanischer Maler
 Ishikawa, Kō (* 1970), japanischer Fußballspieler
 Ishikawa, Masahiro (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Ishikawa, Masamochi (1754–1830), japanischer Verfasser von „Kyōka“ (狂歌) – also humoristischen, satirischen Kurzgedichten, Verfasser von Unterhaltungsliteratur und Kokugaku-Gelehrter
 Ishikawa, Masayuki (* 1974), japanischer Mangaka
 Ishikawa, Miki (* 1991), US-amerikanische Schauspielerin
 Ishikawa, Miyuki (* 1897), japanische Serienmörderin
 Ishikawa, Motoaki (* 1967), japanischer Arzt und Autorennfahrer
 Ishikawa, Naohiro (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Ishikawa, Naoki (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Ishikawa, Naoto (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Ishikawa, Ryō (* 1991), japanischer Golfer
 Ishikawa, Sanshirō (1876–1956), japanischer Sozialist und Anarchist
 Ishikawa, Shigehiko (1909–1994), japanischer Maler im Yōga-Stil
 Ishikawa, Shuhei (* 1995), japanischer Hürdenläufer
 Ishikawa, Tadao (1922–2007), japanischer Jurist
 Ishikawa, Takeyoshi (1887–1961), japanischer Herausgeber
 Ishikawa, Takuboku (1886–1912), japanischer Dichter und Literaturkritiker der Meiji-Zeit
 Ishikawa, Tatsuya (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Ishikawa, Tatsuzō (1905–1985), japanischer Schriftsteller
 Ishikawa, Tomohiro (* 1973), japanischer Politiker
 Ishikawa, Toraji (1875–1964), japanischer Maler
 Ishikawa, Toshiki (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Ishikawa, Toyonobu (1711–1785), japanischer Ukiyo-e-Künstler
 Ishikawa, Yoshinobu (* 1940), japanischer Politiker
 Ishikawa, Yui (* 1989), japanische Synchronsprecherin (Seiyū)
 Ishikawa, Yūji (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Ishikura, Saburō (* 1946), japanischer Schauspieler
 Ishimaru, Kiyotaka (* 1973), japanischer Fußballspieler
 Ishimatsu, Guts (* 1949), japanischer Boxer
 Ishimatsu, Hajime, japanischer Jazzmusiker
 Ishimatsu, Haley (* 1992), US-amerikanische Wasserspringerin
 Ishimine, Satoko (* 1975), japanische Singer-Songwriterin
 Ishimoto, Shinroku (1854–1912), General der kaiserlich japanischen Armee und japanischer Heeresminister
 Ishimoto, Takashi (1935–2009), japanischer Schwimmer
 Ishimoto, Takeharu (* 1970), japanischer Komponist und Musiker
 Ishimoto, Yasuhiro (1921–2012), US-amerikanisch-japanischer Fotograf
 Ishimoto, Yukari (* 1962), japanische Dirigentin
 Ishimure, Michiko (1927–2018), japanische Autorin
 Ishino, Mami (* 1983), japanische Hürdenläuferin
 Ishino, Shūta (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Ishino, Takkyu (* 1967), japanischer Technoproduzent und DJ
 Ishinomori, Shōtarō (1938–1998), japanischer Manga-Zeichner
 Ishio, Ryōga (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Ishioka, Bin (* 1984), japanischer Eishockeyspieler
 Ishioka, Eiko (1938–2012), japanische Designerin und Kostümbildnerin
 Ishisaka, Genki (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Ishitani, Goichi (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Ishitsuka, Yūsuke (* 1987), japanischer Sprinter
 Ishiuchi, Miyako (* 1947), japanische Fotografin
 Ishiura, Hiroaki (* 1981), japanischer Automobilrennfahrer
 Ishiura, Taiga (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Ishiwa, Masato (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Ishiwara, Kanji (1889–1949), General der kaiserlich japanischen Armee
 Ishiwata, Asahi (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Ishiwata, Sōtarō (1891–1950), japanischer Politiker und Finanzfachmann
 Ishiwatari, Akihiro (* 1958), japanischer Jazz- und Rockmusiker (Gitarre)
 Ishiwatari, Daisuke (* 1973), japanischer Videospieleentwickler, Musiker und Illustrator
 Ishiwatari, Nelson (* 2005), japanischer Fußballspieler
 Ishiyama, John T. (* 1960), US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Ishizaka, Danjulo (* 1979), deutscher Cellist und Professor
 Ishizaka, Kimishige (1925–2018), japanischer Immunologe
 Ishizaka, Taizō (1886–1975), japanischer Geschäftsmann und Bankier
 Ishizaka, Teruko (1926–2019), japanische Immunologin
 Ishizaka, Yōjirō (1900–1986), japanischer Schriftsteller
 Ishizaka, Yukiko (* 1968), japanische Beachvolleyballspielerin
 Ishizaki, Kotomi (* 1979), japanische Curlerin
 Ishizaki, Kōyō (1884–1947), japanischer Maler
 Ishizaki, Nobuhiro (* 1958), japanischer Fußballspieler
 Ishizaki, Stefan (* 1982), schwedischer Fußballspieler
 Ishizawa, Mai (* 1980), japanische Schriftstellerin
 Ishizawa, Noriaki (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Ishizawa, Yukari (* 1988), japanische Leichtathletin
 Ishizu, Daisuke (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Ishizu, Mitsue (* 1914), japanische Diskus- und Speerwerferin
 Ishizu, Sachie (* 1992), japanische Tennisspielerin
 Ishizue, Kachiru, Mangaka und Illustratorin
 Ishizue, Ryūji (* 1964), japanischer Fußballspieler
 Ishizuka, Keiji (* 1974), japanischer Fußballspieler
 Ishizuka, Tatsumaro (1764–1823), japanischer Historiker
 Ishizuka, Tomoji (1906–1986), japanischer Haiku-Dichter und Schriftsteller

Ishm 
 Ishmael, Kemal (* 1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Ishmetov, Timur (* 1979), usbekischer Finanzier und Politiker

Isho 
 IShowSpeed (* 2005), US-amerikanischer Let’s-Player

Isht 
 Ishtar (* 1968), israelische Sängerin

Isi 
 Isi, ägyptischer Schatzhausvorsteher
 Isi, Gaufürst
 Isiah, Alain Maxime (* 1977), Sprinter von St. Kitts und Nevis
 Isidor, griechischer Philosoph
 Isidor von Kiew († 1463), römisch-katholischer Bischof
 Isidor von Madrid († 1130), Heiliger der römisch-katholischen Kirche
 Isidor von Milet (442–537), griechischer Architekt, Physiker und Mathematiker
 Isidor von Pelusium, Asket, Abt, Theologe
 Isidor von Sevilla († 636), Bischof von Hispale; Verfasser der lateinischen Etymologiae und exegetischer Texte
 Isidor, Lazare (1813–1888), Großrabbiner Frankreichs
 Isidor, Wilson (* 2000), französischer Fußballspieler
 Isidoro, Micael (* 1982), portugiesischer Straßenradrennfahrer
 Isidoros von Charax, römischer Geograph
 Isidoros von Chios, Heiliger, Märtyrer und Schutzpatron von Venedig, von Chios und der Seeleute
 Isídrez, Julia (* 1967), paraguayische Keramikkünstlerin
 Isidro, Pedro (* 1985), portugiesischer Leichtathlet
 İşigüzel, Şebnem (* 1973), türkische Schriftstellerin
 Isijara, Jesús (* 1989), mexikanischer Fußballspieler
 Isik, Aydin (* 1978), Kabarettist, Schauspieler, Regisseur, Autor
 Işık, Ayhan (1929–1979), türkischer Schauspieler
 Işık, Esen (* 1969), türkisch-schweizerische Regisseurin und Drehbuchautorin
 Işık, Fikri (* 1965), türkischer Politiker
 Işık, Hasan Esat (1916–1989), türkischer Diplomat und Politiker
 Işık, Haydar (1937–2021), kurdischer Lehrer, Schriftsteller und Übersetzer
 Işık, Mehmet Can (* 1993), türkischer Fußballspieler
 Işık, Timur (* 1980), deutscher Schauspieler
 Işık, Volkan (* 1967), türkischer Rallyefahrer
 Işılar, Osman Nuri (* 1953), türkischer Fußballtrainer
 Isimat-Mirin, Nicolas (* 1991), französischer Fußballspieler
 Işın, Deniz (* 1992), türkische Schauspielerin
 Isinder, Melchior († 1588), deutscher evangelischer Theologe
 Ising, Erika (1928–2019), deutsche Germanistin und Sprachwissenschaftlerin
 Ising, Ernst (1900–1998), deutsch-amerikanischer Mathematiker und Physiker
 Ising, Georg Hilmar (1637–1708), evangelischer Theologe, Historiker und Autor
 Ising, Gustav (1883–1960), schwedischer Teilchenphysiker und Geophysiker
 Ising, Ignaz (1845–1919), deutscher Balneologe und Badearzt
 Ising, Jane (1902–2012), deutsch-US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Ising, Johannes (1902–1971), deutscher Politiker (CDU)
 Ising, Julius von (1832–1898), preußischer Generalleutnant und Kommandant des Berliner Zeughauses
 Ising, Meinhard von (1790–1861), preußischer Generalmajor
 Ising, Rudolf (1903–1992), US-amerikanischer Animator, Filmproduzent und -regisseur
 Isingrim († 1180), Abt des Klosters Ottobeuren
 Isingrim († 1090), salzburgischer römisch-katholischer Geistlicher
 Isiordia, Raúl (* 1952), mexikanischer Fußballspieler
 Isis, Nebenfrau des altägyptischen Königs (Pharao) Thutmosis II. und Mutter des Königs Thutmosis III.
 Isisnofret, Gemahlin des Pharaos Ramses II.
 Isitan, Isaac, kanadischer Dokumentarfilmregisseur
 Isitt, Debbie (* 1966), englische Filmregisseurin, Comicautorin und Performerin
 Isitt, Kate, britische Schauspielerin
 Isizoh, Denis Chidi (* 1956), nigerianischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Aguleri

Isj 
 Isjaslaw I. (1024–1078), Großfürst von Kiew
 Isjaslaw II. († 1154), Großfürst der Kiewer Rus
 Isjaslaw III. († 1162), Fürst von Tschernigow, Großfürst von Kiew

Isk 
 Iskallatu, Königin der Araber zur Zeit des assyrischen Königs Sanherib
 Iskandar Muda (1590–1636), 12. Sultan von Aceh auf Sumatra
 Iskandar, Aide (* 1975), singapurischer Fußballspieler
 Iskandar, Alif (* 1999), singapurischer Fußballspieler
 Iskandar, Fashah (* 1995), singapurischer Fußballspieler
 Iskandar, Georges (* 1968), libanesischer Geistlicher, melkitisch griechisch-katholischer Erzbischof von Tyros
 Iskandar, Mahmud Al-Haj (1932–2010), achter König von Malaysia
 Iskandar, Mohd Azlan (* 1982), malaysischer Squashspieler
 Iskandar, Shady Ahdy (* 1993), ägyptisch-US-amerikanischer Fußballspieler
 Iskandarjan, Mnazakan Frunsewitsch (* 1967), sowjetischer Ringer
 Iskandarova, Saida (* 1980), usbekische Schwimmerin
 Iskandarow, Akbarscho (* 1951), tadschikischer Politiker und Präsident
 Iskandarowa, Diloro (* 1960), tadschikische Hochschullehrerin
 Iskandarowa, Faroghat (* 1955), tadschikische Iranistin und Dozentin für die tadschikische Sprache
 Iskander, Fasil Abdulowitsch (1929–2016), abchasischer Schriftsteller
 Iskander, Maryana (* 1975), US-amerikanische Managerin
 Iske, Horst (* 1928), deutscher Politiker (SPD) und Sportwissenschaftler
 İskender Bey, osmanischer Befehlshaber und Gouverneur
 Iskender, Hagop (1871–1949), türkischer Fotograf
 Iskender, Sabri (* 1947), bulgarischer Menschenrechtler, Dissident
 Iškibal, Herrscher der ersten Meerland-Dynastie
 İskilipli Atıf Hoca (1875–1926), türkischer Religionsgelehrter und Autor
 İskit, Aslı (* 1993), türkische Handballspielerin
 Iskowskich, Wassili Alexejewitsch (1939–2009), russischer Mathematiker
 Iskraut, Hans-Jürgen (1931–2016), deutscher Komponist
 Iskraut, Karl (1854–1942), deutscher Geistlicher und Politiker, MdR
 Iskrenow, Georgi (* 1990), US-amerikanisch-bulgarischer Eishockeyspieler
 Iskrzycka, Justyna (* 1997), polnische Kanutin

Isl 
 Isla, José Francisco de (1703–1781), spanischer Schriftsteller und Übersetzer
 Isla, Mauricio (* 1988), chilenischer Fußballspieler
 Islacker, Frank (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Islacker, Franz (1926–1970), deutscher Fußballspieler
 Islacker, Mandy (* 1988), deutsche Fußballspielerin
 İslâm III. Giray (1604–1654), Khan des Krimkhanats
 Islam, Alhaj Mohammed Dabirul (* 1948), bangladeschischer Politiker der Awami-Liga
 İslam, Ayşenur (* 1958), türkische Politikerin der Adalet ve Kalkınma Partisi
 Islam, Faisal (* 1977), britischer Journalist
 Islam, Islam (* 1953), tansanischer Hockeyspieler
 Islam, Jahurul (1928–1995), Unternehmer aus Bangladesch
 Islam, Kazi Nazrul (1899–1976), bengalischer Lyriker
 Islam, Mohammad Tauhedul, bangladeschischer Diplomat
 Ïsläm, Qanat (* 1984), chinesischer Boxer
 Islam, Shaheed Tajul (1950–1984), Gewerkschafter in Bangladesch
 Islam, Shoriful (* 2001), bangladeschischer Cricketspieler
 Islam, Zaheerul (* 1956), pakistanischer Militär, Direktor des pakistanischen Inter-Services Intelligence (ISI)
 Islam-Ali-Zade, Luisa (* 1971), usbekische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Islambouli, Sabat († 1941), syrischen Ärztin
 Islambuli, Chalid (1955–1982), ägyptischer radikal-islamistischer Armeeoffizier
 Islamchan, Bauyrschan (* 1993), kasachischer Fußballspieler
 Islame, Yashir (* 1991), chilenisch-palästinensischer Fußballspieler
 Islami, Drita (* 1996), nordmazedonische Leichtathletin
 Islami, Kastriot (* 1952), albanischer Politiker (PS)
 İslamoğlu, Cem (* 1980), türkischer Fußballspieler
 İslamoğlu, Mustafa (* 1960), türkischer islamischer Theologe und Schriftsteller
 Islamov, Rauf (* 1978), aserbaidschanischer Kamantschespieler
 Islamović, Alen (* 1957), jugoslawischer bzw. bosnischer Musiker und Sänger
 Islamovic, Dino (* 1994), montenegrinisch-schwedischer Fußballspieler
 Islamow, Alexander Alexandrowitsch (* 1986), russischer Eishockeyspieler
 Islamzade, Akif (* 1948), aserbaidschanischer Sänger
 Islandsmoen, Sigurd (1881–1964), norwegischer Komponist
 Islas Mendoza, Héctor (* 1967), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Islas, Alejandro (* 1992), mexikanischer Wasserspringer
 Islas, Idulio (* 1987), mexikanischer Taekwondoin
 Islas, Luis (* 1965), argentinischer Fußballspieler
 Islas, Ricardo, uruguayischer Fußballspieler
 Ísleifur Gissurarson (1006–1080), erster Bischof von Island und Grönland
 Islek, Yasin (* 1988), deutsch-türkischer Schauspieler und Model
 Islenjew, Iwan Iwanowitsch (1738–1784), russischer Astronom, Mathematiker und Hochschullehrer
 Isler Béguin, Marie Anne (* 1956), französische Politikerin, MdEP
 Isler, Alan (1934–2010), britischer Schriftsteller und Hochschullehrer
 İşler, Cenk (* 1974), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Isler, Donald (* 1952), US-amerikanischer klassischer Pianist und Musikpädagoge
 Isler, Emma (1816–1886), Gründungsmitglied der Hochschule für das weibliche Geschlecht
 İşler, Emrullah (* 1960), türkischer Theologe und Politiker
 Isler, Gabriela (* 1988), venezolanische Schönheitskönigin und Miss Universe 2013
 Isler, Gerhart (* 1949), Schweizer Publizist und Politiker
 Isler, Hans Peter (* 1941), Schweizer Klassischer Archäologe
 Isler, Heinz (1926–2009), Schweizer Bauingenieur
 Isler, Heinz (* 1960), Schweizer Radrennfahrer
 Isler, J. J. (* 1963), US-amerikanische Seglerin
 Isler, Jacob (1758–1837), Schweizer Kaufmann und Politiker
 Isler, Jakob (1809–1862), Schweizer Politiker
 Isler, Jedidah, US-amerikanische Astrophysikerin und Hochschullehrerin
 Isler, Johann Luzius (1810–1877), Bündner Konditor
 Isler, Manuel (1932–2011), Schweizer Literaturwissenschaftler und Journalist
 Isler, Meyer (1807–1888), deutscher Philologe und Bibliothekar
 Isler, Michael (* 1984), Schweizer Leichtathlet (Hochsprung)
 Isler, Morton L. (* 1929), US-amerikanischer Ornithologe
 Isler, Otto (1910–1992), Schweizer Chemiker
 Isler, Peter (1847–1921), Schweizer Berufsoffizier
 Isler, Peter Emil (1851–1936), Schweizer Politiker
 Isler, Tuna (* 1989), deutscher Basketballtrainer
 Isler, Ursula, deutsche Tischtennisspielerin
 Isler, Ursula (1923–2007), Schweizer Schriftstellerin
 Isler-Christ, Lydia (* 1964), Schweizer Apothekerin und Politikerin (LDP)
 Isler-Kerényi, Cornelia (* 1942), Schweizer Klassische Archäologin
 Isler-Leiner, Vera (1931–2015), Schweizer Fotografin
 Isles, Carlin (* 1989), US-amerikanischer 7er-Rugby-Spieler und American-Football-Spieler
 Isles, Kennedy (1991–2020), Fußballspieler von St. Kitts und Nevis
 Isles, Nabaté, US-amerikanischer Jazztrompeter, Fernsehmoderator und Filmkomponist
 Isley, Troy (* 1998), US-amerikanischer Boxer
 İşleyen, Ali (* 1982), türkischer Fußballspieler
 Isliker, Henri (1922–2007), Schweizer Immunologe
 Islip, Simon († 1366), Erzbischof von Canterbury
 Isljamow, Ischak Ibragimowitsch (1865–1929), russischer Marine-Offizier und Hydrograph tatarischer Herkunft

Ism 
 Išma-ia, sumerischer Gelehrter, Mathematiker
 Ismael, Luís (* 1971), portugiesischer Schauspieler und Filmregisseur
 Ismaël, Valérien (* 1975), französisch-deutscher Fußballspieler und -trainer
 Ismaghambetow, Änuar (* 1986), kasachischer Schachspieler
 Ismagilow, Sinfer Rischatowitsch (* 1947), russischer Chemiker und Hochschullehrer
 Ismahilow, Sajid (* 1978), ukrainischer islamischer Geistlicher und Politiker
 Ismaik, Hasan (* 1977), jordanischer Geschäftsmann und Investor
 Ismail al-Adschami († 1130), Oberhaupt der Ismailiten in Syrien
 Ismail Bey († 1791), Emir der Mamluken und Regent in Ägypten
 Ismail bin Omar Abdul Aziz (1911–1994), bruneiischer Vizemufti von Johor, Chefkadi von Johor und Mufti Negara Brunei (Staatsmufti von Brunei)
 İsmail Hakki Bey († 1927), osmanischer Komponist und Musiker
 İsmail Hakkı Bursevî (1653–1725), osmanischer Mystiker, Gelehrter (Koranexeget), Musiker und Dichter aus dem Dschelweti-Orden
 Ismail I. (1279–1325), Emir von Granada
 Ismail I. (1487–1524), iranischer Schah (Dynastie der Safawiden), hoher Geistlicher des Safawiyya
 Ismāʿīl ibn Dschaʿfar, Imam der Siebener-Schiiten oder Ismailiten
 Ismail Ibrahim, Mohamed (* 1997), dschibutischer Langstreckenläufer
 Ismail II. (1339–1360), Emir von Granada (1359–1360)
 Ismail II. (1537–1577), zweiter Schah der Safawidendynastie
 Ismail III. († 1773), letzter safawidischer Schah von Persien ohne wirkliche Macht
 Ismail Nasiruddin Shah († 1979), 15. Sultan von Terengganu und 4. malaysischer Wahlkönig (1965–1970)
 Ismail Pascha (1830–1895), Wali (bis 1867) bzw. Khedive (ab 1867) von Ägypten (1863–1879)
 Ismail Sabri Yaakob (* 1960), malaysischer Politiker
 İsmail YK (* 1978), türkischer Popmusiker
 Ismail, Abd al-Fattah (1939–1986), jemenitischer Politiker (Jemenitische Sozialistische Partei), Präsident des Südjemen (1978–1980)
 Ismail, Afa (* 1993), maledivische Leichtathletin
 Ismail, Ahmed (* 1975), ägyptischer Boxer
 Ismail, Atik (* 1957), finnischer Fußballspieler
 Ismail, Dhurgham (* 1994), irakischer Fußballspieler
 Ismail, Edna Adan (* 1937), Politikerin und Frauenrechtsaktivistin aus Somaliland
 Ismail, Fakhri (* 1991), bruneiischer Leichtathlet und Fußballspieler
 Ismail, Gamal Ali Fouad (* 1950), ägyptische Mathematikerin
 Ismail, Hamid (* 1987), katarischer Fußballspieler
 Ismail, Ismail Ahmed (* 1984), sudanesischer Mittelstreckenläufer
 Ismail, Jaseel P. (* 1972), indischer Badmintonspieler
 Ismail, Maisa Fathuhulla (* 1999), maledivische Badmintonspielerin
 Ismāʿil, Muhammad (* 1946), afghanischer Politiker
 Ismail, Muhammad Hafez (1919–1997), ägyptischer Militär und Diplomat
 Ismail, Muhammad Hakimi (* 1991), malaysischer Dreispringer
 Ismāʿīl, Muhammad ibn, Sohn von Ismail ibn Dschafar, des 7. Imams der Ismailiten (Siebener-Schiiten)
 Ismail, Muhammad Zulfiqar (* 2000), malaysischer Sprinter
 Ismail, Nermin (* 1991), österreichische Journalistin und Autorin
 Ismail, Salma (1918–2014), malaysische Ärztin
 Ismail, Samir, kuwaitisch-palästinensischer Arzt
 Ismail, Scherif (1955–2023), ägyptischer Ingenieur und Politiker
 Ismail, Shabnim (* 1988), südafrikanische Cricketspielerin
 Ismail, Taufiq (* 1935), indonesischer Schriftsteller
 Ismail, Wan Azizah Wan (* 1952), malaysische Politikerin
 Îsmaîl, Xurto Hecî (1933–2020), irakischer Geistlicher, geistliches Oberhaupt der Jesiden
 Ismail-Zadeh, Alik (* 1961), mathematischer Geophysiker
 Ismaila, Halimat (* 1984), nigerianische Leichtathletin
 Ismaila, Origbaajo (* 1998), nigerianischer Fußballspieler
 Ismailat, Samer (* 1982), deutscher Basketballspieler
 Ismailciuc, Simion (1930–1986), rumänischer Kanute
 Ismaili, Argtim (* 1999), schweizerisch-nordmazedonischer Fussballspieler
 Ismaili, Emin (* 1982), kosovarischer Fußballspieler
 Ismaili, Fisnik (* 1973), kosovo-albanischer Designer und Politiker
 Ismaili, Florijana (1995–2019), Schweizer Fussballspielerin
 Ismaili, Hysni (* 1963), nordmazedonischer Mediziner und Politiker
 Ismaili, Shaban (* 1989), mazedonischer Fußballspieler
 Ismaili, Vait (* 1988), österreichisch-mazedonischer Fußballspieler
 Ismaili, Valbona (* 2003), deutsche Volleyballspielerin
 Ismailow, Abdulchakim Issakowitsch (1916–2010), sowjetischer Soldat, der die Siegesfahne auf dem Reichstag hisste
 Ismailow, Alexander Jefimowitsch (1779–1831), russischer Schriftsteller
 Ismailow, Enwer (* 1955), ukrainischer Volks- und Jazz-Gitarrist
 Ismailow, Gerassim Grigorjewitsch (* 1745), russischer Steuermann und Forschungsreisender
 Ismailow, Korman (* 1972), bulgarischer Politiker
 Ismailow, Lew Wassiljewitsch (1685–1738), russischer Offizier und Diplomat
 Ismailow, Marat Nailewitsch (* 1982), russischer Fußballspieler
 Ismailow, Nikolai Fjodorowitsch (1891–1971), russischer Revolutionär und später Funktionär in Sowjetrussland
 Ismailow, Pjotr Nikolajewitsch (1906–1937), sowjetischer Schachspieler
 Ismaily (* 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Ismaily, Shahzad, US-amerikanischer Bassist und Komponist
 Ismair, Bettina (* 1962), deutsche Gründerin der Initiative „Offenes Haus – Offenes Herz“
 Ismajli, Adelina (* 1979), kosovarische Pop-Sängerin und Fotomodell
 Ismajli, Ardian (* 1996), albanisch-kosovarischer Fußballspieler
 Ismajli, Dzezahir (* 2000), nordmazedonischer Fußballspieler
 Ismajli, Gentiana (* 1984), kosovarische Pop-Sängerin
 Ismajli, Zanfina (* 1985), kosovarische Pop-Sängerin
 Ismajlovic, Robert (* 1975), Schweizer Model und Schauspieler
 Ismanow, Sultan (* 2004), kirgisischer Eishockeyspieler
 Ismar, Nathan (* 1999), französischer Hochspringer
 Ismatullayev, Akbar (* 1991), usbekischer Fußballspieler
 Ismatullayeva, Barno, usbekische Opernsängerin (Sopran)
 Ismaun, Kamal, malaysischer Diplomat
 Ismay, Hastings, 1. Baron Ismay (1887–1965), britischer Politiker, Diplomat und General
 Ismay, J. Bruce (1862–1937), Direktor der White Star Line
 Ismay, Thomas (1837–1899), britischer Reeder
 Ismayil, Dschavid (* 1972), aserbaidschanischer Wirtschaftler, Jurist, Doktor der Philosophie in Wirtschaft
 İsmayılov, Əjdər (* 1938), aserbaidschanischer Philologe und Politiker
 İsmayilov, Daniyar (* 1992), turkmenisch-türkischer Gewichtheber
 Ismayılov, Telman (* 1956), aserbaidschanisch-russischer Unternehmer
 Ismayılova, Mənzər, aserbaidschanische Pfarrerin
 İsmayılova, Olqa (* 1985), aserbaidschanische Bahnradsportlerin
 İsmayılova, Rəna (* 1950), aserbaidschanische Organistin und Musikpädagogin
 İsmayılova, Xədicə (* 1976), aserbaidschanische Journalistin
 Ismayr, Günter (* 1938), deutscher Orgelbauer
 Ismayr, Rudolf (1908–1998), deutscher Gewichtheber
 Ismayr, Wolfgang (* 1942), deutscher Politologe, Professor für Deutsche Regierungssysteme an der TU Dresden
 Išme-Dagan, Herrscher von Mari
 Išme-Dagan († 1935 v. Chr.), König von Babylonien
 Išme-Dagan I., assyrischer König
 Išme-Dagan II., 58. assyrischer König
 Ismenos, attisch-schwarzfiguriger Vasenmaler
 Ismer, Roland (* 1974), deutscher Steuerrechtler
 Ismer, Rolf (1913–1984), deutscher Politiker (CDU), MdL
 İsmihan Sultan († 1585), Gemahlin des osmanischen Großwesirs Sokollu Mehmed Pascha
 Ismit, Anaqi (* 2001), singapurischer Fußballspieler
 Ísmodes, Damián (* 1989), peruanischer Fußballspieler
 Ismoilov, Anzur (* 1985), usbekischer Fußballspieler
 Ismoilov, Oybek (* 1976), usbekischer Militär
 Ismuchambetow, Baqtyqoscha (* 1948), kasachischer Politiker

Isn 
 Isna, Pansau Na, guinea-bissauischer Widerstandskämpfer der PAIGC
 Isnard, Clément († 1612), französischer Bischof
 Isnard, Clemente (1917–2011), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Nova Friburgo
 Isnard, Francis (1945–2010), französischer Fußballspieler
 Isnard, Jean (1901–1976), französischer Kameramann
 Isnard, Jean Esprit (1707–1781), französischer Dominikaner und Orgelbauer
 Isnard, Maximin († 1825), Politiker in der Französischen Revolution
 Isnard, Octave († 1626), französischer Bischof
 Isnardi Parente, Margherita (1928–2008), italienische Philosophin und Hochschullehrerin
 Isner, John (* 1985), US-amerikanischer Tennisspieler

Iso 
 Iso von St. Gallen († 871), Benediktiner, Lehrer und Hagiograf
 Iso von Wölpe (1167–1231), Bischof von Verden
 Iso, Mitsuo (* 1966), japanischer Anime-Regisseur, -Drehbuchautor und Animator
 Iso-Hollo, Volmari (1907–1969), finnischer Leichtathlet
 Isoaho, Olli (* 1956), finnischer Fußballtorwart
 Isoard, Joachim-Jean-Xavier d’ (* 1766), französischer christlicher Gelehrter, Bischof und Kardinal
 Isoard-Vauvenargue, Marc Léon Bruno Joseph Gustave d’ (* 1804), französischer Schachspieler
 Isobe, Takayuki (* 1959), japanischer Sprinter
 Isoda, Chōshū (1880–1947), japanischer Maler der Nihonga-Richtung
 Isoda, Kōichi (1931–1987), japanischer Literaturkritiker und -wissenschaftler
 Isoda, Koryūsai, japanischer Maler
 Isoda, Povilas (* 1988), litauischer Politiker
 Isoda, Yōko (* 1978), japanische Synchronschwimmerin
 Isoda, Yoshikazu (* 1965), japanischer Fußballspieler
 Isoe, Taisei (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Isogai, Hiromitsu (* 1969), japanischer Fußballspieler
 Isogai, Rensuke (1886–1967), General der kaiserlich japanischen Armee, Gouverneur von Hongkong
 Isoir, André (1935–2016), französischer Organist
 Isokoski, Soile (* 1957), finnische Opern-, Lied- und Konzertsängerin (lyrischer Sopran)
 Isokrates (436 v. Chr.–338 v. Chr.), attischer Redner
 Isol (* 1972), argentinische Illustratorin, Kinderbuchautorin und Sängerin
 Isola, Amédée (1898–1991), französischer Hindernisläufer
 Isola, Federica (* 1999), italienische Degenfechterin
 Isola, Frank (1925–2004), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Isola, Horst (* 1939), deutscher Politiker (SPD)
 Ísola, Luciano (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Isola, Peter (1929–2006), gibraltischer Politiker
 Isolani, Eugen (1860–1932), Schriftsteller und Theaterkritiker
 Isolani, Gertrud (1899–1988), deutsche Journalistin, Schriftstellerin und Übersetzerin
 Isolani, Johann Ludwig Hektor von (1586–1640), kaiserlicher General der kroatischen Reiter im Dreißigjährigen Krieg
 Isolani-Perl, Betty (1873–1978), Schauspielerin
 Isolée, deutscher Microhouse-Musiker
 Isomäki, Aino (1932–2022), finnische Leichtathletin
 Isomäki, Risto (* 1961), finnischer Schriftsteller, Wissenschaftsredakteur und Umweltaktivist
 Isometsä, Jari (* 1968), finnischer Skilangläufer
 Isomura, Ryōta (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Isono, Nobuhisa (* 1974), japanischer Fußballspieler
 Isop, Utta (* 1974), österreichische Philosophin, Geschlechterforscherin und Aktivistin
 Isopescu, Claudio (1894–1956), rumänischer Romanist, Italianist, Rumänist und Hispanist, der vor allem in Italien wirkte
 Isopescul, Demeter (1839–1901), österreichischer Gymnasiallehrer, Abgeordneter zum Reichsrat
 Isopi, Antonio (1758–1833), italienisch-deutscher Bildhauer
 Isopp, Rosemarie (1927–2019), österreichische Radiomoderatorin des ORF
 Isoria, Swiad (* 1984), georgischer Schachmeister
 Isorni, Jacques (1911–1995), französischer Anwalt und Politiker, Mitglied der Nationalversammlung
 Isossimow, Alexander Wladimirowitsch (1939–1997), sowjetischer Boxer
 Isotalo, Pentti (1927–2021), finnischer Eishockeyspieler
 Isotamm, Johnny B. (1939–2014), estnischer Lyriker
 Isotow, Danila Sergejewitsch (* 1991), russischer Schwimmer
 Isotow, Eduard Konstantinowitsch (1936–2003), sowjetischer Schauspieler
 Isotow, Sergei Petrowitsch (1917–1983), russischer Luftfahrtingenieur
 Isotowa, Kira Wladimirowna (1931–2013), russische Sängerin (Sopran) und Musikpädagogin
 Isotti, Livio (1927–1999), italienischer Radrennfahrer
 Isou, Isidore (1925–2007), französischer Autor
 Isouard, Nicolas (1775–1818), maltesischer Komponist französischer Herkunft
 Isoufi, Shabir (* 1992), niederländisch-afghanischer Fußballspieler
 Isović, Safet (1936–2007), bosnischer Musiker
 Isoyama, Hiroshi (* 1937), japanischer Aikido-Lehrer
 Isoyama, Kazushi (* 1975), japanischer Fußballspieler
 Isozaki, Arata (1931–2022), japanischer Architekt
 Isozaki, Keita (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Isozaki, Ken’ichirō (* 1965), japanischer Schriftsteller

Isp 
 Ispahani, Farahnaz (* 1963), pakistanisch-US-amerikanische Journalistin, Schriftstellerin und Politikerin
 Išpakai, König der Skythen
 Ispanow, Ilijas (* 1976), kasachischer Politiker
 Isphording, Eduard (1935–2012), deutscher Kunsthistoriker und Bibliotheksdirektor
 İspirli, Sabahattin (1958–2012), türkischer Fußballspieler, Fußballtrainer
 Išpuini, König von Urartu

Isr 
 Isra al-Mudallal, palästinensische Journalistin
 Israel ben Elieser († 1760), Begründer des Chassidismus
 Israel ben Josef, Gründer der Remuh-Synagoge in Krakau-Kazimierz
 Israel Ibn al-Naqawa († 1391), spanisch-jüdischer Gelehrter
 Israel von Axum, König von Axum
 Israel von Stolin (1868–1921), chassidischer Rabbiner und Mystiker
 Israel, Agathe (* 1949), deutsche Psychiaterin, Psychoanalytikerin und Autorin
 Israel, August (1836–1906), deutscher Pädagoge und Philanthrop
 Israel, Christoph (* 1964), deutscher Pianist, Komponist, Arrangeur und Produzent
 Israel, Clara (1876–1942), deutsche Sozialarbeiterin und erster weiblicher Magistratsrat in Preußen
 Israel, Daniel (1859–1901), österreichischer Maler
 Israel, Frank Pieter (* 1946), niederländischer Radioastronom
 Israel, Georg († 1588), Bischof der Unität der Böhmischen Brüder
 Israel, Gerli (* 1995), estnische Speerwerferin
 Israel, Jacob (1621–1674), deutscher Anatom und Chirurg
 Israel, James (1848–1926), deutscher Urologe und Chirurg
 Israel, Joachim (1920–2001), schwedischer Soziologe, Sozialpsychologe und kritischer Gesellschaftstheoretiker
 Israel, John (1833–1898), Hamburger Rechtsanwalt, MdB
 Israel, Jonathan (* 1946), britischer Historiker
 Israel, Jürgen (* 1944), deutscher Lektor, Publizist und Autor
 Israel, Märt (* 1983), estnischer Leichtathlet
 Israel, Martha (* 1905), sorbische Abgeordnete der Volkskammer der DDR
 Israel, Ottokar (1919–2004), deutscher Historiker, Archivar und Genealoge
 Israel, Regine (* 1958), deutsche Fußballspielerin
 Israël, Rinus (* 1942), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Israel, Robert (* 1963), US-amerikanischer Filmkomponist und Dirigent
 Israel, Robert B., US-amerikanischer mathematischer Physiker und Mathematiker
 Israel, Rouven (* 1994), deutscher Schauspieler
 Israel, Rudolf (1916–1985), deutscher Generalmajor im Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der DDR
 Israel, Samuel (1802–1870), deutscher Kaufmann und Abgeordneter der Bürgerschaft
 Israel, Siegfried (1928–2016), deutscher Sportmediziner, DDR-Mannschaftsarzt
 Israël, Stéphane (* 1971), französischer Beamter und Manager
 Israel, Steve (* 1958), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)
 Israel, Ulf (* 1974), deutscher Filmproduzent
 Israel, Uwe (* 1963), deutscher Historiker
 Israel, Víctor (1929–2009), spanischer Schauspieler
 Israel, Werner (1931–2022), kanadischer Physiker
 Israel, Wilfrid (1899–1943), Philanthrop und Geschäftsmann
 Israel, Wilhelm James (1881–1959), deutscher Urologe und Chirurg
 Israel, Xavi, US-amerikanischer Schauspieler und Stuntman
 Israel, Yoron (* 1963), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Israeli, Isaak ben Salomon, jüdischer Arzt und Philosoph (Neuplatoniker)
 Israeljan, Ruslan (* 1961), armenischer Politiker der Republik Arzach
 Israels, Chuck (* 1936), US-amerikanischer Jazzbassist
 Israëls, Isaac (1865–1934), niederländischer Maler
 Israëls, Jozef (1824–1911), niederländischer Maler
 Israelski, Michaelis (* 1874), deutscher Kaufmann
 Israelsson, Erik (* 1989), schwedischer Fußballspieler
 Israelsson, Karl-Erik (1929–2013), schwedischer Weitspringer und Hürdenläufer
 Israelsson, Sven (1920–1989), schwedischer Nordischer Kombinierer
 Israhel von Halle († 1480), jüdischer Geschäftsmann, Geld- und Pfandhändler
 Israhel, Harmen († 1558), deutscher Kaufmann
 Israilow, Achlidin (* 1994), kirgisischer Fußballspieler
 Israilow, Hassan (1910–1944), tschetschenischer Dichter, Journalist und Guerillakämpfer
 Israilow, Umar (1981–2009), tschetschenischer Paramilitär und Menschenrechtsaktivist
 Israjeljan, Martun (* 1938), armenischer Komponist
 Israjeljan, Rafajel (1908–1973), armenisch-sowjetischer Architekt
 Israng, Christoph (* 1971), deutscher Diplomat
 Israpilow, Nariman Magomedrassulowitsch (* 1988), russischer Ringer
 Isriyanet, Tinn (* 1993), thailändischer Badmintonspieler

Iss 
 Issa, Abdullahi (1922–1988), somalischer Premierminister des Treuhandgebietes Italienisch-Somaliland (1956–1960)
 Issa, Ahmed (1943–1983), tschadischer Leichtathlet
 Issa, Albert (1943–1993), nigrischer Schriftsteller und Verleger
 Issa, Darrell (* 1953), amerikanischer Unternehmer und Politiker der Republikanischen Partei
 Issa, Esther (* 1998), nigerianische Hochspringerin
 Issa, Ibrahim († 1986), nigrischer Schriftsteller, Journalist und Manager
 Issa, Ismail (* 1989), bulgarisch-türkischer Fußballspieler
 Issa, Manal (* 1992), französische Filmschauspielerin
 Issa, Mohamed (* 1998), deutscher Schauspieler
 Issa, Mounkaïla (* 1955), nigrischer General und Politiker
 Issa, Muhammad bin Abdul Karim (* 1965), saudi-arabischer Politiker
 Issa, Pierre (* 1975), südafrikanisch-französischer Fußballspieler
 Issa, Veronika, US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Issaakjan, Matewos (* 1998), russischer Automobilrennfahrer
 Issabekow, Asim (* 1960), kirgisischer Politiker
 Issacharoff, Jeremy (* 1955), israelischer Diplomat, Botschafter des Staates Israel in Deutschland
 Issaew, Chassan (* 1952), bulgarischer Ringer
 Issah, Abass (* 1998), ghanaischer Fußballspieler
 Issah, Kamal (* 1992), ghanaischer Fußballspieler
 Issahakjan, Awetik (1875–1957), armenischer Autor und Aktivist
 Issahaku, Abdul Fatawu (* 2004), ghanaischer Fußballspieler
 Issaitschew, Wladimir Jewgenjewitsch (* 1986), russischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Issajenko, Angella (* 1958), kanadische Sprinterin
 Issajenko, Denys (* 1980), ukrainischer Eishockeyspieler
 Issajenko, Oleg Igorewitsch (* 2000), russischer Fußballspieler
 Issajenko, Serhij (* 1987), ukrainischer Snookerspieler
 Issajew, Anatoli Konstantinowitsch (1932–2016), sowjetischer Fußballspieler
 Issajew, Kanatbek (* 1975), kirgisischer Politiker
 Issajew, Mansur Mustafajewitsch (* 1986), russischer Judoka
 Issajew, Mladen (1907–1991), bulgarischer Lyriker
 Issajewa, Anschelika Albertowna (* 2000), russische Tennisspielerin
 Issajewa, Wera Wassiljewna (1898–1960), sowjetische Bildhauerin und Hochschullehrerin
 Issak, Friedrich (1915–1991), estnischer Speerwerfer
 Issaka, Aïchatou Ousmane, nigrische Offizierin und Frauenrechtlerin
 Issaka, Amadou (1924–2004), nigrischer Politiker
 Issaka, Awudu (* 1979), ghanaischer Fußballspieler
 Issaka, Hamadou Djibo (* 1977), nigrischer Ruderer
 Issaka, Zain (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Issakadse, Liana (* 1946), georgische Violinistin
 Issakadze, Eldar (1936–2005), georgischer Cellist und Cellopädagoge
 Issakadze, Irma (* 1976), georgische Pianistin
 Issakides, Barbara (1914–2011), österreichische Pianistin und Widerstandskämpferin
 Issakova, Svetlana (* 1993), estnische Eiskunstläuferin
 Issakow, Iwan Stepanowitsch (1894–1967), sowjetischer Flottenadmiral
 Issakow, Wladimir Wjatscheslawowitsch (* 1970), russischer Sportschütze
 Issakowa, Jewgenija Leonidowna (* 1978), russische Leichtathletin
 Issakowa, Marija Grigorjewna (1920–2011), sowjetische Eisschnellläuferin
 Issakowski, Michail Wassiljewitsch (1900–1973), russischer Dichter
 Issamatow, Jernasar (* 2002), kirgisischer Eishockeyspieler
 Issambourg, Ludivine (* 1983), französische Flötistin (Jazz, Hip-Hop)
 Issangulow, Ildar Ildussowitsch (* 1992), russischer Eishockeyspieler
 Issara Kachaiwong (* 1983), thailändischer Snookerspieler
 Issara Sritaro (* 1980), thailändischer Fußballtrainer
 Issarapong Lilakorn (* 1988), thailändischer Fußballspieler
 Issatschenko, Alexander (1911–1978), österreichisch-russischer Slawist
 Issatschenko, Alexander (* 1986), kasachischer Biathlet
 Issatschenko, Boris Walentinowitsch (* 1958), belarussischer Bogenschütze und Sportfunktionär
 Issatschenko, Jewgeni (* 1988), russischer Naturbahnrodler
 Issatschenko, Natalja (* 1979), kasachische Skilangläuferin
 Issatschenko, Natalja (* 1986), kasachische Biathletin
 Issatschenkow, Jaroslaw (* 1995), ukrainischer Weitspringer
 Issaurel, Salvator (1871–1944), französischer Opernsänger (Tenor) und Musikpädagoge
 Issawi, Charles (1916–2000), ägyptischer Wirtschaftshistoriker
 Issawi, Samer (* 1979), palästinensisches Mitglied der Gruppe Demokratische Front zur Befreiung Palästinas
 Issberner-Haldane, Ernst (1886–1966), deutsch-australischer Handleser, Yogalehrer und Okkultist
 Isse, Hirsi Magan (1935–2008), somalischer Akademiker, Guerillaführer in der Somali Salvation Democratic Front und Vater der Islamkritikerin Ayaan Hirsi Ali
 Issekeschew, Ässet (* 1971), kasachischer Politiker
 Issel, Arturo (1842–1922), italienischer Geologe, Paläontologe, Prähistoriker und Malakologe
 Issel, Dan (* 1948), US-amerikanischer Basketballspieler
 Issel, Georg Wilhelm (1785–1870), deutscher Maler und hessischer Hofrat
 Issel, Heinrich (1854–1934), deutscher Trachtenmaler
 Issel, Verena (* 1982), deutsche Objekt- und Installationskünstlerin
 Issel, Werner (1884–1974), deutscher Architekt
 Isselbach, Franz Fortunat von (1663–1734), deutscher Freiherr und Generalfeldzeugmeister
 Isselburg, Heinrich (1577–1628), Bremer reformierter Theologe
 Isselburg, Peter, deutscher Zeichner, Kupferstecher, Drucker und Verleger
 Isselhard, Wolf (1930–1998), deutscher Mediziner
 Isselhorst, Arnold (1615–1695), deutscher Jurist und Ratssekretär der Hansestadt Lübeck
 Isselhorst, Erich (1906–1948), deutscher Jurist, Polizist und SS-Führer
 Isselhorst, Gotthard Arnold (1682–1765), deutscher Jurist und Bürgermeister der Hansestadt Lübeck
 Isselhorst, Johann Arnold (1720–1785), Jurist und Bürgermeister der Hansestadt Lübeck
 Isselmann, Ernst (1885–1916), deutscher Maler
 Issels, Josef (1907–1998), deutscher Arzt, alternativmedizinischer Krebstherapeut
 Isselstein, Christoffel I von (1546–1593), niederländischer Heerführer
 Isselstein, Vincent Schott von (1634–1705), preußischer Brigadegeneral
 Issen, Roland (* 1938), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD), MdHB
 Issendorff, Franz von (1851–1908), preußischer Generalmajor
 Issendorff, Thomas von (1846–1913), preußischer Generalleutnant
 Isser Großrubatscher, Johanna von (1802–1880), Tiroler Zeichnerin und Schriftstellerin
 Isser, Andreas, Siebenbürger Lexikograf und Sprachdidaktiker, Romanist und Rumänist
 Isser, Franz (* 1932), österreichischer Bobsportler
 Isser, Fritz, österreichischer Bobsportler
 Isser, Heinrich (1928–2004), österreichischer Rennrodler und Bobsportler
 Isser, Maria (1929–2011), österreichische Rennrodlerin
 Isserlein von Enns († 1421), jüdischer Geldleiher
 Isserlein, Israel (1390–1460), deutscher Rabbiner
 Isserles, Moses († 1572), polnischer Rabbiner
 Isserlin, Max (1879–1941), deutscher Neurologe
 Isserlis, Julius (1888–1968), russischer Pianist und Komponist
 Isserlis, Steven (* 1958), englischer Cellist
 İşsever, Vahdettin (* 1968), türkischer Boxer
 Issig, Peter (* 1965), deutscher Jazzbassist und Videokünstler
 Issigonis, Alec (1906–1988), britischer Automobilkonstrukteur
 Issik Kagan († 553), Kagan des Göktürkenreiches
 Issik, Artjom Sergejewitsch (* 2002), russischer Fußballspieler
 Issinbajewa, Jelena Gadschijewna (* 1982), russische Stabhochspringerin und Olympiasiegerin
 Issing, Otmar (* 1936), deutscher Ökonom
 Ißleb, Jürgen (1940–2012), deutscher Fußballtorwart
 Issleib, Kurt (1919–1994), deutscher Chemiker
 Issleib, Walter (* 1923), deutscher Diplomat, Botschafter der DDR
 Issler, Emil (1872–1952), elsässischer Botaniker und Lehrer
 Issler, Gaudenz (1853–1942), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Issler, Helen (* 1946), Schweizer Chefredaktorin und Moderatorin beim DRS
 Ißler, Jörg (1928–2015), deutscher Ingenieur und Funkamateur
 Issler, Lothar (* 1943), deutscher Maschinenbauer und Hochschullehrer
 Issler, Peter (1922–2010), Schweizer Architekt
 Ißmer, Fritz (1865–1930), deutscher Verwaltungsjurist in Schlesien
 Issmer, Volker (* 1943), deutscher Lehrer, Historiker und Schriftsteller
 Issojewa, Sajram (* 1942), sowjetische und tadschikische Schauspielerin
 Issolina, Indarti (* 1976), indonesische Badmintonspielerin
 Isson, Julius (1819–1882), Arzt
 Issoufou Alfaga, Abdoulrazak (* 1994), nigrischer Taekwondoin
 Issoufou, Mahamadou (* 1952), nigrischer Politiker
 Issová, Klára (* 1979), tschechische Film- und Theaterschauspielerin
 Issová, Martha (* 1981), tschechische Schauspielerin
 Issoze-Ngondet, Emmanuel (1961–2020), gabunischer Politiker (PDG) und Diplomat

Ist 
 Ista, Kevyn (* 1984), belgischer Radrennfahrer
 Istad, Jon (1937–2012), norwegischer Biathlet
 Istad, Sverre (* 1965), norwegischer Biathlet
 Istad-Kristiansen, Gro Marit (* 1978), norwegische Biathletin
 İstanbulluoğlu, Garbis (1927–1994), türkischer Fußballspieler
 Istanmäki, Sisko (* 1927), finnische Schriftstellerin
 Ištar-šumu-ereš, Schreiber, Gelehrter
 Istarani, Ni Ketut Mahadewi (* 1994), indonesische Badmintonspielerin
 Istaz, Karl (1924–2007), belgischer Ringer und Wrestler
 Istel, Edgar (1880–1948), deutscher Komponist und Musikwissenschaftler
 İstemi, Mehmet Sıddık (* 1989), türkischer Fußballspieler
 Istenič, Lilijana (* 1931), jugoslawische bzw. slowenische Biologin
 Istenič, Rudi (* 1971), slowenischer Fußballspieler
 Isterewicz, Philipp (* 1992), deutscher Moderator
 Isterheil, Heinz (1914–1990), deutscher Schauspieler und Theaterintendant
 Istler, Josef (1919–2000), tschechischer Maler
 Istóczy, Győző (1842–1915), ungarischer Abgeordneter und Schriftsteller
 Ištóková, Katarína (* 1986), slowakische Fußballspielerin
 Istomin, Denis (* 1986), usbekischer Tennisspieler
 Istomin, Eugene (1925–2003), US-amerikanischer Pianist
 Istomin, Oleksandr (* 1998), ukrainischer Billardspieler
 Istomin, Sergei, russisch-französisch-kanadischer Cellist und Gambist
 Istomin, Sergei (* 1986), kasachischer Gewichtheber
 Istomin, Wladimir Iwanowitsch (1809–1855), russischer Marineoffizier
 Istomina, Awdotja Iljinitschna (1799–1848), russische Ballerina
 Istomina, Marija Alexejewna (* 1997), russische Skilangläuferin
 Istomina, Natalija (* 1973), litauische Politikerin
 Istook, Ernest (* 1950), US-amerikanischer Politiker
 Istrate, Gavril (1914–2014), rumänischer Romanist und Rumänist
 Istrate, Nicolae (* 1982), rumänischer Bobsportler
 Istrățescu, Andrei (* 1975), rumänischer Schachspieler
 Istrati, Alexandre (1915–1991), rumänisch-französischer Maler und Vertreter des Informel
 Istrati, Panait (1884–1935), französischsprachiger Schriftsteller rumänischer Herkunft
 Istrefi, Era (* 1994), kosovarische Pop-Sängerin
 Istrefi, Ferat (* 1991), albanischer Tennisspieler
 Istrefi, Nora (* 1986), kosovarische Pop-Sängerin
 Istria, Dora d’ (1828–1888), rumänisch-albanische Schriftstellerin
 Istrokles, griechischer Vasenmaler oder Töpfer
 Ištup-ilum, Herrscher von Mari
 Istúriz, Francisco Javier de (1790–1871), spanischer Staatsmann
 István Báncsa († 1270), Erzbischof von Esztergom und der erste ungarische Kardinal der Römischen Kirche
 Ištvan, Miloslav (1928–1990), tschechischer Komponist und Musikpädagoge
 Ištvan, Radomír (* 1959), tschechischer Komponist und Musikpädagoge
 Istvanffy, Miklós (1538–1615), ungarischer Historiker

Isu 
 Isu, altägyptischer König der 8. Dynastie
 Isufi, Elis (* 2000), Schweizer Fussballspieler
 Isuja, Matthias Joseph (1929–2016), tansanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Dodoma
 Isungset, Terje (* 1964), norwegischer Jazzperkussionist
 Isusi, Javier de (* 1972), spanischer Comicautor und Illustrator

Isw 
 Iswaran, S. (* 1962), singapurischer Politiker
 Iswolski, Alexander Petrowitsch (1856–1919), russischer Diplomat und Außenminister

Isy 
 Isyanov, Ravil (1962–2021), russischer Schauspieler
 Isyllos, griechischer Dichter